|-
|(67001)||1999 XN117|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,088|| align=right|5,14|| align=right|4,618||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67002)||1999 XJ118|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,128|| align=right|7,41|| align=right|4,580||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67003)||1999 XU118|| align=right|14,7|| align=right|2,789|| align=right|0,154|| align=right|7,77|| align=right|4,656||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67004)||1999 XU119|| align=right|14,8|| align=right|2,863|| align=right|0,098|| align=right|11,80|| align=right|4,843||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67005)||1999 XZ120|| align=right|15,7|| align=right|2,658|| align=right|0,234|| align=right|2,86|| align=right|4,333||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67006)||1999 XD121|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,152|| align=right|10,19|| align=right|4,549||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67007)||1999 XM121|| align=right|15,6|| align=right|2,806|| align=right|0,100|| align=right|4,24|| align=right|4,700||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67008)||1999 XD122|| align=right|15,5|| align=right|2,768|| align=right|0,189|| align=right|7,59|| align=right|4,605||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67009)||1999 XS122|| align=right|14,6|| align=right|2,722|| align=right|0,116|| align=right|8,97|| align=right|4,491||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67010)||1999 XD123|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,063|| align=right|6,90|| align=right|4,164||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67011)||1999 XR123|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,083|| align=right|9,28|| align=right|4,164||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67012)||1999 XL124|| align=right|14,2|| align=right|2,771|| align=right|0,163|| align=right|9,35|| align=right|4,611||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67013)||1999 XY124|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,207|| align=right|9,90|| align=right|4,564||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67014)||1999 XJ125|| align=right|14,4|| align=right|3,100|| align=right|0,064|| align=right|8,61|| align=right|5,458||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67015)||1999 XB126|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,150|| align=right|10,64|| align=right|4,476||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67016)||1999 XL130|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,237|| align=right|4,23|| align=right|4,377||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67017)||1999 XV132|| align=right|13,5|| align=right|3,039|| align=right|0,055|| align=right|9,69|| align=right|5,297||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67018)||1999 XY133|| align=right|13,7|| align=right|3,190|| align=right|0,113|| align=right|8,76|| align=right|5,696||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67019)||1999 XF137|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,096|| align=right|5,45|| align=right|3,713||MBA||13. prosince 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(67020)||1999 XS137|| align=right|14,1|| align=right|3,494|| align=right|0,038|| align=right|8,87|| align=right|6,531||MBA||11. prosince 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(67021)||1999 XG143|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,199|| align=right|6,55|| align=right|4,078||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(67022)||1999 XO147|| align=right|15,5|| align=right|2,890|| align=right|0,058|| align=right|2,95|| align=right|4,911||MBA||7. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67023)||1999 XP152|| align=right|14,4|| align=right|2,598|| align=right|0,127|| align=right|14,61|| align=right|4,187||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67024)||1999 XS153|| align=right|14,3|| align=right|3,101|| align=right|0,176|| align=right|13,42|| align=right|5,459||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67025)||1999 XU155|| align=right|14,6|| align=right|3,000|| align=right|0,101|| align=right|3,55|| align=right|5,195||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67026)||1999 XX155|| align=right|13,5|| align=right|3,164|| align=right|0,094|| align=right|16,65|| align=right|5,627||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67027)||1999 XE164|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,266|| align=right|2,80|| align=right|4,346||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67028)||1999 XH164|| align=right|14,3|| align=right|2,757|| align=right|0,208|| align=right|10,99|| align=right|4,578||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67029)||1999 XH166|| align=right|14,0|| align=right|2,678|| align=right|0,217|| align=right|10,23|| align=right|4,383||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67030)||1999 XJ166|| align=right|14,4|| align=right|2,855|| align=right|0,233|| align=right|14,76|| align=right|4,822||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67031)||1999 XX166|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,111|| align=right|12,04|| align=right|4,541||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67032)||1999 XV167|| align=right|14,5|| align=right|2,978|| align=right|0,111|| align=right|9,01|| align=right|5,139||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67033)||1999 XN169|| align=right|14,4|| align=right|2,790|| align=right|0,219|| align=right|6,37|| align=right|4,659||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67034)||1999 XN170|| align=right|13,4|| align=right|3,020|| align=right|0,086|| align=right|11,04|| align=right|5,247||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67035)||1999 XO171|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,206|| align=right|4,36|| align=right|4,385||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67036)||1999 XS171|| align=right|14,4|| align=right|2,838|| align=right|0,115|| align=right|4,93|| align=right|4,780||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67037)||1999 XC181|| align=right|13,2|| align=right|3,149|| align=right|0,115|| align=right|11,89|| align=right|5,586||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67038)||1999 XC182|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,206|| align=right|11,66|| align=right|4,411||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67039)||1999 XT183|| align=right|13,9|| align=right|2,974|| align=right|0,098|| align=right|9,23|| align=right|5,127||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67040)||1999 XL187|| align=right|14,6|| align=right|2,569|| align=right|0,204|| align=right|8,65|| align=right|4,117||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67041)||1999 XR187|| align=right|14,5|| align=right|2,854|| align=right|0,206|| align=right|13,86|| align=right|4,821||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67042)||1999 XF188|| align=right|14,2|| align=right|2,967|| align=right|0,089|| align=right|8,64|| align=right|5,111||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67043)||1999 XS188|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,110|| align=right|7,84|| align=right|5,360||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67044)||1999 XF189|| align=right|14,3|| align=right|2,781|| align=right|0,197|| align=right|7,87|| align=right|4,637||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67045)||1999 XZ191|| align=right|15,4|| align=right|2,839|| align=right|0,168|| align=right|6,54|| align=right|4,783||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67046)||1999 XX192|| align=right|14,0|| align=right|3,072|| align=right|0,084|| align=right|10,39|| align=right|5,384||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67047)||1999 XU193|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,075|| align=right|8,31|| align=right|5,120||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67048)||1999 XJ203|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,136|| align=right|10,39|| align=right|5,500||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67049)||1999 XB204|| align=right|14,6|| align=right|2,726|| align=right|0,168|| align=right|9,40|| align=right|4,500||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67050)||1999 XT204|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,098|| align=right|15,49|| align=right|5,447||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67051)||1999 XP206|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,108|| align=right|9,85|| align=right|5,155||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67052)||1999 XY207|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,202|| align=right|7,92|| align=right|4,493||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67053)||1999 XZ207|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,176|| align=right|15,34|| align=right|4,317||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67054)||1999 XR209|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,158|| align=right|16,55|| align=right|5,474||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67055)||1999 XC211|| align=right|13,3|| align=right|2,664|| align=right|0,134|| align=right|10,17|| align=right|4,348||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67056)||1999 XL212|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,159|| align=right|14,89|| align=right|4,435||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67057)||1999 XS229|| align=right|14,5|| align=right|2,798|| align=right|0,159|| align=right|8,92|| align=right|4,680||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67058)||1999 XY229|| align=right|13,6|| align=right|2,563|| align=right|0,169|| align=right|12,25|| align=right|4,102||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67059)||1999 XZ229|| align=right|13,0|| align=right|2,674|| align=right|0,111|| align=right|11,74|| align=right|4,371||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67060)||1999 XD230|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,095|| align=right|13,26|| align=right|4,235||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67061)||1999 XK233|| align=right|16,1|| align=right|2,800|| align=right|0,191|| align=right|12,83|| align=right|4,685||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67062)||1999 XU233|| align=right|14,3|| align=right|2,981|| align=right|0,086|| align=right|11,45|| align=right|5,147||MBA||4. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67063)||1999 XM244|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,104|| align=right|4,49|| align=right|4,627||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67064)||1999 XM260|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,136|| align=right|6,12|| align=right|5,338||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(67065)||1999 XW261|| align=right|12,7|| align=right|5,106|| align=right|0,027|| align=right|31,65|| align=right|11,54||JUT||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67066)||1999 YO|| align=right|15,5|| align=right|1,922|| align=right|0,133|| align=right|25,08|| align=right|2,664||MBA||16. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67067)||1999 YC6|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,226|| align=right|26,78|| align=right|4,281||MBA||30. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(67068)||1999 YO25|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,046|| align=right|14,19|| align=right|5,575||MBA||27. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67069)||2000 AQ1|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,192|| align=right|10,57|| align=right|4,364||MBA||2. ledna 2000||Kleť||Klet
|-
|(67070)||2000 AZ2|| align=right|15,2|| align=right|3,048|| align=right|0,174|| align=right|3,99|| align=right|5,321||MBA||1. ledna 2000||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(67071)||2000 AA7|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,101|| align=right|21,42|| align=right|5,586||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67072)||2000 AY11|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,205|| align=right|11,67|| align=right|4,372||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67073)||2000 AG14|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,253|| align=right|2,90|| align=right|3,561||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67074)||2000 AC15|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,052|| align=right|13,41|| align=right|5,540||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67075)||2000 AD15|| align=right|14,9|| align=right|2,995|| align=right|0,091|| align=right|3,48|| align=right|5,183||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67076)||2000 AC19|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,097|| align=right|8,72|| align=right|5,516||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67077)||2000 AQ21|| align=right|16,8|| align=right|2,594|| align=right|0,143|| align=right|4,83|| align=right|4,178||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67078)||2000 AW26|| align=right|14,5|| align=right|2,801|| align=right|0,240|| align=right|6,53|| align=right|4,686||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67079)||2000 AL27|| align=right|13,5|| align=right|3,138|| align=right|0,042|| align=right|20,81|| align=right|5,557||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67080)||2000 AC29|| align=right|13,9|| align=right|3,145|| align=right|0,079|| align=right|8,05|| align=right|5,576||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67081)||2000 AL31|| align=right|13,9|| align=right|3,189|| align=right|0,193|| align=right|6,53|| align=right|5,695||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67082)||2000 AY32|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,126|| align=right|10,60|| align=right|5,361||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67083)||2000 AW34|| align=right|13,9|| align=right|3,149|| align=right|0,075|| align=right|3,39|| align=right|5,587||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67084)||2000 AY38|| align=right|15,2|| align=right|2,647|| align=right|0,105|| align=right|6,27|| align=right|4,306||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67085)||2000 AG42|| align=right|16,9|| align=right|2,359|| align=right|0,173|| align=right|0,70|| align=right|3,624||MBA||4. ledna 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(67086)||2000 AY45|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,121|| align=right|11,62|| align=right|5,557||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67087)||2000 AL51|| align=right|14,7|| align=right|2,749|| align=right|0,192|| align=right|5,93|| align=right|4,558||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67088)||2000 AN51|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,201|| align=right|8,82|| align=right|4,281||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67089)||2000 AW51|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,171|| align=right|8,10|| align=right|4,001||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67090)||2000 AC52|| align=right|15,1|| align=right|2,705|| align=right|0,193|| align=right|8,72|| align=right|4,448||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67091)||2000 AJ52|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,132|| align=right|5,11|| align=right|4,137||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67092)||2000 AA53|| align=right|16,3|| align=right|2,523|| align=right|0,252|| align=right|2,78|| align=right|4,007||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67093)||2000 AY53|| align=right|14,1|| align=right|2,966|| align=right|0,130|| align=right|9,87|| align=right|5,107||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67094)||2000 AC62|| align=right|14,2|| align=right|3,243|| align=right|0,126|| align=right|11,78|| align=right|5,839||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67095)||2000 AU67|| align=right|14,3|| align=right|3,361|| align=right|0,073|| align=right|10,59|| align=right|6,160||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67096)||2000 AL70|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,174|| align=right|4,14|| align=right|4,197||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67097)||2000 AF71|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,040|| align=right|1,72|| align=right|4,455||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67098)||2000 AN74|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,076|| align=right|8,32|| align=right|5,408||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67099)||2000 AK76|| align=right|13,6|| align=right|3,070|| align=right|0,028|| align=right|12,38|| align=right|5,379||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67100)||2000 AL76|| align=right|13,9|| align=right|3,186|| align=right|0,235|| align=right|6,86|| align=right|5,686||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67101)||2000 AW78|| align=right|16,5|| align=right|2,670|| align=right|0,313|| align=right|4,21|| align=right|4,362||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67102)||2000 AB80|| align=right|13,4|| align=right|3,188|| align=right|0,082|| align=right|15,50|| align=right|5,690||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67103)||2000 AC80|| align=right|15,9|| align=right|2,732|| align=right|0,211|| align=right|10,34|| align=right|4,514||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67104)||2000 AH81|| align=right|13,9|| align=right|2,978|| align=right|0,094|| align=right|11,41|| align=right|5,139||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67105)||2000 AV91|| align=right|14,1|| align=right|2,995|| align=right|0,060|| align=right|12,40|| align=right|5,182||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67106)||2000 AF92|| align=right|13,1|| align=right|3,159|| align=right|0,019|| align=right|20,12|| align=right|5,615||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67107)||2000 AU93|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,300|| align=right|6,44|| align=right|4,094||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67108)||2000 AB100|| align=right|13,8|| align=right|2,663|| align=right|0,212|| align=right|14,26|| align=right|4,345||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67109)||2000 AC100|| align=right|15,5|| align=right|2,582|| align=right|0,243|| align=right|4,68|| align=right|4,147||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67110)||2000 AF101|| align=right|16,3|| align=right|2,691|| align=right|0,268|| align=right|4,28|| align=right|4,414||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67111)||2000 AL101|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,243|| align=right|4,67|| align=right|4,169||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67112)||2000 AA104|| align=right|13,1|| align=right|2,974|| align=right|0,131|| align=right|16,45|| align=right|5,127||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67113)||2000 AC114|| align=right|14,1|| align=right|2,930|| align=right|0,224|| align=right|5,74|| align=right|5,014||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67114)||2000 AT115|| align=right|13,4|| align=right|3,238|| align=right|0,049|| align=right|8,66|| align=right|5,827||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67115)||2000 AF116|| align=right|14,7|| align=right|3,095|| align=right|0,106|| align=right|6,66|| align=right|5,444||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67116)||2000 AY116|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,018|| align=right|15,22|| align=right|4,146||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67117)||2000 AA117|| align=right|13,9|| align=right|2,762|| align=right|0,275|| align=right|11,07|| align=right|4,590||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67118)||2000 AB120|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,122|| align=right|6,72|| align=right|3,646||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67119)||2000 AP122|| align=right|16,3|| align=right|2,240|| align=right|0,119|| align=right|4,74|| align=right|3,352||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67120)||2000 AY122|| align=right|14,8|| align=right|3,083|| align=right|0,162|| align=right|5,52|| align=right|5,414||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67121)||2000 AE123|| align=right|14,9|| align=right|3,059|| align=right|0,042|| align=right|10,61|| align=right|5,349||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67122)||2000 AY123|| align=right|13,7|| align=right|3,143|| align=right|0,158|| align=right|16,43|| align=right|5,570||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67123)||2000 AL124|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,196|| align=right|27,20|| align=right|5,633||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67124)||2000 AY127|| align=right|14,3|| align=right|2,725|| align=right|0,264|| align=right|10,06|| align=right|4,499||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67125)||2000 AC131|| align=right|14,6|| align=right|3,116|| align=right|0,184|| align=right|2,30|| align=right|5,499||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67126)||2000 AS133|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,149|| align=right|3,69|| align=right|4,674||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67127)||2000 AN136|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,109|| align=right|3,77|| align=right|4,349||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67128)||2000 AQ139|| align=right|14,3|| align=right|3,065|| align=right|0,080|| align=right|10,78|| align=right|5,366||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67129)||2000 AA140|| align=right|16,3|| align=right|2,558|| align=right|0,286|| align=right|6,69|| align=right|4,089||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67130)||2000 AA141|| align=right|13,6|| align=right|2,996|| align=right|0,097|| align=right|10,57|| align=right|5,184||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67131)||2000 AC143|| align=right|13,4|| align=right|3,111|| align=right|0,173|| align=right|13,47|| align=right|5,487||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67132)||2000 AD145|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,083|| align=right|9,72|| align=right|5,103||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67133)||2000 AL145|| align=right|14,5|| align=right|3,138|| align=right|0,118|| align=right|16,62|| align=right|5,558||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67134)||2000 AB149|| align=right|12,9|| align=right|3,225|| align=right|0,053|| align=right|17,07|| align=right|5,791||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67135)||2000 AD152|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,250|| align=right|8,98|| align=right|4,068||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67136)||2000 AG154|| align=right|13,8|| align=right|3,035|| align=right|0,043|| align=right|8,58|| align=right|5,286||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67137)||2000 AX155|| align=right|14,0|| align=right|3,082|| align=right|0,051|| align=right|11,94|| align=right|5,409||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67138)||2000 AF165|| align=right|13,7|| align=right|2,843|| align=right|0,055|| align=right|2,91|| align=right|4,794||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67139)||2000 AK165|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,207|| align=right|10,55|| align=right|4,685||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67140)||2000 AD166|| align=right|13,2|| align=right|3,177|| align=right|0,143|| align=right|24,71|| align=right|5,663||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67141)||2000 AC169|| align=right|14,8|| align=right|2,750|| align=right|0,156|| align=right|7,94|| align=right|4,560||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67142)||2000 AV169|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,212|| align=right|12,38|| align=right|4,451||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67143)||2000 AY170|| align=right|14,1|| align=right|2,624|| align=right|0,242|| align=right|9,48|| align=right|4,251||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67144)||2000 AO171|| align=right|16,2|| align=right|2,575|| align=right|0,304|| align=right|6,42|| align=right|4,131||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67145)||2000 AW173|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,196|| align=right|10,19|| align=right|4,556||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67146)||2000 AN175|| align=right|14,2|| align=right|2,970|| align=right|0,128|| align=right|11,18|| align=right|5,117||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67147)||2000 AF176|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,091|| align=right|9,98|| align=right|5,480||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67148)||2000 AG186|| align=right|14,3|| align=right|2,773|| align=right|0,252|| align=right|8,10|| align=right|4,617||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67149)||2000 AA187|| align=right|14,6|| align=right|2,684|| align=right|0,254|| align=right|9,25|| align=right|4,397||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67150)||2000 AK187|| align=right|14,4|| align=right|2,872|| align=right|0,196|| align=right|13,14|| align=right|4,867||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67151)||2000 AA188|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,217|| align=right|14,18|| align=right|4,633||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67152)||2000 AM189|| align=right|14,9|| align=right|2,628|| align=right|0,221|| align=right|11,69|| align=right|4,261||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67153)||2000 AP189|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,173|| align=right|13,96|| align=right|4,246||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67154)||2000 AJ194|| align=right|12,9|| align=right|3,170|| align=right|0,130|| align=right|16,82|| align=right|5,644||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67155)||2000 AK194|| align=right|13,5|| align=right|3,169|| align=right|0,041|| align=right|15,41|| align=right|5,641||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67156)||2000 AY197|| align=right|14,0|| align=right|3,384|| align=right|0,090|| align=right|8,61|| align=right|6,225||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67157)||2000 AR198|| align=right|12,6|| align=right|3,184|| align=right|0,160|| align=right|16,25|| align=right|5,682||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67158)||2000 AX199|| align=right|13,5|| align=right|2,648|| align=right|0,133|| align=right|13,23|| align=right|4,307||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67159)||2000 AC200|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,182|| align=right|13,93|| align=right|4,540||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67160)||2000 AT200|| align=right|15,6|| align=right|2,768|| align=right|0,249|| align=right|12,89|| align=right|4,605||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67161)||2000 AA205|| align=right|13,2|| align=right|3,032|| align=right|0,089|| align=right|11,01|| align=right|5,278||MBA||8. ledna 2000||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(67162)||2000 AR217|| align=right|16,4|| align=right|2,336|| align=right|0,130|| align=right|6,86|| align=right|3,570||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67163)||2000 AU228|| align=right|14,5|| align=right|2,773|| align=right|0,238|| align=right|12,45|| align=right|4,618||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67164)||2000 AJ229|| align=right|14,1|| align=right|2,595|| align=right|0,086|| align=right|13,21|| align=right|4,180||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67165)||2000 AW230|| align=right|15,3|| align=right|3,091|| align=right|0,103|| align=right|8,33|| align=right|5,433||MBA||4. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67166)||2000 AZ232|| align=right|13,3|| align=right|3,252|| align=right|0,059|| align=right|11,33|| align=right|5,863||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67167)||2000 AM235|| align=right|15,4|| align=right|3,083|| align=right|0,118|| align=right|2,22|| align=right|5,412||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67168)||2000 AX237|| align=right|13,3|| align=right|3,127|| align=right|0,160|| align=right|14,29|| align=right|5,528||MBA||6. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67169)||2000 AV241|| align=right|13,6|| align=right|3,382|| align=right|0,049|| align=right|11,51|| align=right|6,219||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67170)||2000 AC244|| align=right|13,5|| align=right|3,110|| align=right|0,110|| align=right|16,45|| align=right|5,485||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67171)||2000 AQ244|| align=right|15,3|| align=right|2,671|| align=right|0,049|| align=right|14,84|| align=right|4,365||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67172)||2000 BH16|| align=right|14,1|| align=right|2,792|| align=right|0,233|| align=right|6,59|| align=right|4,665||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67173)||2000 BR17|| align=right|15,5|| align=right|2,758|| align=right|0,027|| align=right|6,29|| align=right|4,580||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67174)||2000 BS18|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,139|| align=right|2,03|| align=right|3,808||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67175)||2000 BA19|| align=right|14,6|| align=right|1,905|| align=right|0,068|| align=right|21,55|| align=right|2,629||MBA||31. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67176)||2000 BP20|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,147|| align=right|5,76|| align=right|5,660||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67177)||2000 BM22|| align=right|14,8|| align=right|3,213|| align=right|0,179|| align=right|0,94|| align=right|5,757||MBA||30. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67178)||2000 BE25|| align=right|13,4|| align=right|3,056|| align=right|0,189|| align=right|16,26|| align=right|5,340||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67179)||2000 BQ25|| align=right|13,9|| align=right|2,989|| align=right|0,188|| align=right|11,86|| align=right|5,168||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67180)||2000 BJ27|| align=right|14,6|| align=right|2,338|| align=right|0,145|| align=right|4,42|| align=right|3,574||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67181)||2000 BZ27|| align=right|13,7|| align=right|3,216|| align=right|0,138|| align=right|1,47|| align=right|5,767||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67182)||2000 BQ28|| align=right|13,1|| align=right|3,075|| align=right|0,053|| align=right|13,60|| align=right|5,391||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67183)||2000 BT33|| align=right|14,3|| align=right|3,123|| align=right|0,091|| align=right|8,97|| align=right|5,519||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(67184)||2000 CS4|| align=right|15,2|| align=right|3,025|| align=right|0,160|| align=right|0,64|| align=right|5,259||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67185)||2000 CR6|| align=right|15,5|| align=right|3,056|| align=right|0,158|| align=right|4,15|| align=right|5,340||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67186)||2000 CF25|| align=right|14,3|| align=right|3,035|| align=right|0,098|| align=right|10,60|| align=right|5,287||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67187)||2000 CL27|| align=right|15,0|| align=right|2,654|| align=right|0,070|| align=right|14,49|| align=right|4,322||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67188)||2000 CV28|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,163|| align=right|1,44|| align=right|3,684||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67189)||2000 CT30|| align=right|15,0|| align=right|3,149|| align=right|0,127|| align=right|5,04|| align=right|5,586||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67190)||2000 CB32|| align=right|13,7|| align=right|3,159|| align=right|0,179|| align=right|3,97|| align=right|5,613||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67191)||2000 CB38|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,155|| align=right|4,14|| align=right|5,641||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67192)||2000 CH49|| align=right|14,6|| align=right|2,743|| align=right|0,123|| align=right|11,52|| align=right|4,543||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67193)||2000 CY57|| align=right|12,6|| align=right|3,179|| align=right|0,259|| align=right|9,23|| align=right|5,668||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67194)||2000 CA61|| align=right|14,5|| align=right|3,113|| align=right|0,193|| align=right|9,92|| align=right|5,493||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67195)||2000 CT66|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,248|| align=right|12,69|| align=right|4,383||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67196)||2000 CE75|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,093|| align=right|2,80|| align=right|4,285||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67197)||2000 CU79|| align=right|14,1|| align=right|3,241|| align=right|0,149|| align=right|1,28|| align=right|5,833||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67198)||2000 CR91|| align=right|15,9|| align=right|2,210|| align=right|0,077|| align=right|2,43|| align=right|3,285||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67199)||2000 CP96|| align=right|14,1|| align=right|3,185|| align=right|0,168|| align=right|15,31|| align=right|5,682||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67200)||2000 CG97|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,250|| align=right|16,85|| align=right|5,572||MBA||12. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(67201)||2000 CR103|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,070|| align=right|12,89|| align=right|4,377||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67202)||2000 CJ108|| align=right|12,6|| align=right|3,123|| align=right|0,182|| align=right|16,14|| align=right|5,517||MBA||5. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(67203)||2000 CQ124|| align=right|13,8|| align=right|4,010|| align=right|0,103|| align=right|4,18|| align=right|8,030||HLD||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67204)||2000 DJ4|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,048|| align=right|7,29|| align=right|3,406||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67205)||2000 DB7|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,154|| align=right|3,75|| align=right|5,707||MBA||29. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(67206)||2000 DU15|| align=right|15,9|| align=right|2,647|| align=right|0,182|| align=right|5,64|| align=right|4,305||MBA||27. února 2000||Catalina||CSS
|-
|(67207)||2000 DJ19|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,189|| align=right|0,98|| align=right|5,543||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67208)||2000 DQ20|| align=right|13,6|| align=right|3,197|| align=right|0,115|| align=right|17,32|| align=right|5,717||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67209)||2000 DN26|| align=right|15,9|| align=right|2,795|| align=right|0,053|| align=right|4,91|| align=right|4,671||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67210)||2000 DF29|| align=right|13,2|| align=right|3,177|| align=right|0,157|| align=right|5,92|| align=right|5,661||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67211)||2000 DT33|| align=right|16,2|| align=right|2,596|| align=right|0,068|| align=right|4,86|| align=right|4,181||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67212)||2000 DY35|| align=right|16,2|| align=right|2,274|| align=right|0,083|| align=right|6,87|| align=right|3,428||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67213)||2000 DN36|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,164|| align=right|13,47|| align=right|5,367||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67214)||2000 DC47|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,183|| align=right|1,06|| align=right|5,601||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67215)||2000 DL53|| align=right|13,7|| align=right|3,207|| align=right|0,116|| align=right|17,13|| align=right|5,743||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67216)||2000 DU56|| align=right|14,1|| align=right|3,200|| align=right|0,190|| align=right|2,93|| align=right|5,724||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67217)||2000 DL57|| align=right|15,6|| align=right|2,858|| align=right|0,071|| align=right|1,00|| align=right|4,830||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67218)||2000 DF62|| align=right|13,4|| align=right|3,403|| align=right|0,088|| align=right|19,09|| align=right|6,276||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67219)||2000 DE64|| align=right|14,4|| align=right|2,597|| align=right|0,269|| align=right|2,37|| align=right|4,186||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67220)||2000 DH67|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,163|| align=right|10,96|| align=right|4,301||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67221)||2000 DP73|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,159|| align=right|2,79|| align=right|3,603||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67222)||2000 DA75|| align=right|17,1|| align=right|2,171|| align=right|0,109|| align=right|4,35|| align=right|3,199||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67223)||2000 DC81|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,081|| align=right|7,38|| align=right|3,478||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67224)||2000 DB95|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,058|| align=right|5,37|| align=right|4,682||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67225)||2000 DM101|| align=right|14,9|| align=right|2,766|| align=right|0,110|| align=right|9,10|| align=right|4,600||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67226)||2000 DB102|| align=right|12,9|| align=right|3,452|| align=right|0,112|| align=right|11,24|| align=right|6,412||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67227)||2000 DV102|| align=right|13,6|| align=right|3,157|| align=right|0,248|| align=right|15,36|| align=right|5,607||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67228)||2000 DY107|| align=right|13,7|| align=right|3,052|| align=right|0,241|| align=right|11,15|| align=right|5,331||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67229)||2000 DX108|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,193|| align=right|5,70|| align=right|5,542||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67230)||2000 EB|| align=right|14,5|| align=right|2,357|| align=right|0,167|| align=right|24,57|| align=right|3,618||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67231)||2000 EH|| align=right|15,0|| align=right|3,166|| align=right|0,176|| align=right|5,16|| align=right|5,632||MBA||1. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67232)||2000 EB3|| align=right|15,9|| align=right|2,786|| align=right|0,144|| align=right|7,65|| align=right|4,649||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67233)||2000 EP11|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,214|| align=right|14,89|| align=right|5,656||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67234)||2000 ED12|| align=right|14,9|| align=right|3,134|| align=right|0,267|| align=right|17,60|| align=right|5,546||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67235)||2000 EJ15|| align=right|16,2|| align=right|2,768|| align=right|0,086|| align=right|8,79|| align=right|4,605||MBA||5. března 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(67236)||2000 EH19|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,152|| align=right|6,28|| align=right|3,445||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67237)||2000 EA24|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,054|| align=right|3,70|| align=right|3,413||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67238)||2000 ER26|| align=right|16,9|| align=right|1,928|| align=right|0,068|| align=right|21,64|| align=right|2,676||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67239)||2000 ER30|| align=right|15,6|| align=right|2,354|| align=right|0,094|| align=right|7,58|| align=right|3,611||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67240)||2000 EF39|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,126|| align=right|1,62|| align=right|5,442||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67241)||2000 EZ44|| align=right|14,7|| align=right|2,743|| align=right|0,134|| align=right|13,86|| align=right|4,543||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67242)||2000 EG47|| align=right|14,7|| align=right|3,127|| align=right|0,140|| align=right|1,24|| align=right|5,528||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67243)||2000 ED57|| align=right|13,9|| align=right|3,114|| align=right|0,179|| align=right|14,38|| align=right|5,493||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67244)||2000 EH58|| align=right|13,2|| align=right|3,494|| align=right|0,091|| align=right|8,77|| align=right|6,531||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67245)||2000 EP60|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,119|| align=right|5,40|| align=right|5,498||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67246)||2000 ED70|| align=right|13,3|| align=right|3,979|| align=right|0,181|| align=right|9,46|| align=right|7,937||HLD||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67247)||2000 EA82|| align=right|16,1|| align=right|2,307|| align=right|0,121|| align=right|4,03|| align=right|3,503||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67248)||2000 EY87|| align=right|13,2|| align=right|3,120|| align=right|0,196|| align=right|13,58|| align=right|5,511||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67249)||2000 EJ96|| align=right|15,0|| align=right|2,489|| align=right|0,110|| align=right|6,28|| align=right|3,927||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67250)||2000 EH97|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,087|| align=right|10,17|| align=right|5,746||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67251)||2000 EB103|| align=right|15,2|| align=right|2,728|| align=right|0,064|| align=right|7,08|| align=right|4,505||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67252)||2000 ET104|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,088|| align=right|6,09|| align=right|3,684||MBA||14. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67253)||2000 EA106|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,109|| align=right|15,65|| align=right|4,419||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67254)||2000 EV108|| align=right|14,4|| align=right|2,997|| align=right|0,255|| align=right|1,72|| align=right|5,189||MBA||8. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67255)||2000 ET109|| align=right|12,4|| align=right|3,104|| align=right|0,240|| align=right|15,27|| align=right|5,467||MBA||8. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67256)||2000 EA113|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,142|| align=right|2,26|| align=right|3,515||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67257)||2000 EY117|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,079|| align=right|11,71|| align=right|4,102||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67258)||2000 EX119|| align=right|13,2|| align=right|3,200|| align=right|0,083|| align=right|11,30|| align=right|5,723||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67259)||2000 EA121|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,087|| align=right|15,14|| align=right|5,662||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67260)||2000 EJ127|| align=right|14,7|| align=right|2,850|| align=right|0,056|| align=right|7,33|| align=right|4,811||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67261)||2000 EO127|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,208|| align=right|26,81|| align=right|5,517||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67262)||2000 EU136|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,060|| align=right|3,04|| align=right|4,034||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67263)||2000 ER150|| align=right|14,9|| align=right|2,876|| align=right|0,033|| align=right|1,55|| align=right|4,876||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67264)||2000 EM153|| align=right|15,5|| align=right|2,395|| align=right|0,130|| align=right|4,65|| align=right|3,706||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67265)||2000 EX158|| align=right|16,5|| align=right|2,201|| align=right|0,117|| align=right|7,22|| align=right|3,266||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67266)||2000 EC163|| align=right|16,6|| align=right|2,221|| align=right|0,054|| align=right|4,26|| align=right|3,310||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67267)||2000 EE183|| align=right|13,3|| align=right|3,155|| align=right|0,234|| align=right|24,01|| align=right|5,602||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67268)||2000 EC184|| align=right|15,7|| align=right|2,842|| align=right|0,106|| align=right|10,19|| align=right|4,791||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67269)||2000 FF5|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,123|| align=right|14,08|| align=right|3,862||MBA||29. března 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(67270)||2000 FJ12|| align=right|13,7|| align=right|3,151|| align=right|0,185|| align=right|18,13|| align=right|5,593||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67271)||2000 FW19|| align=right|13,2|| align=right|3,087|| align=right|0,076|| align=right|10,59|| align=right|5,424||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67272)||2000 FQ27|| align=right|14,1|| align=right|2,914|| align=right|0,011|| align=right|1,32|| align=right|4,975||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67273)||2000 FZ32|| align=right|14,3|| align=right|2,574|| align=right|0,177|| align=right|14,41|| align=right|4,129||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67274)||2000 FA41|| align=right|14,3|| align=right|2,713|| align=right|0,186|| align=right|5,41|| align=right|4,467||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67275)||2000 FU41|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,116|| align=right|3,03|| align=right|4,021||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67276)||2000 FJ42|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,097|| align=right|5,30|| align=right|4,521||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67277)||2000 FT43|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,137|| align=right|3,55|| align=right|4,187||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67278)||2000 FF44|| align=right|16,0|| align=right|2,193|| align=right|0,076|| align=right|5,29|| align=right|3,248||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67279)||2000 FD45|| align=right|17,1|| align=right|2,213|| align=right|0,204|| align=right|1,82|| align=right|3,292||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67280)||2000 FL48|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,142|| align=right|15,38|| align=right|4,362||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67281)||2000 FV60|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,103|| align=right|7,75|| align=right|3,715||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67282)||2000 FR65|| align=right|13,3|| align=right|3,106|| align=right|0,236|| align=right|16,32|| align=right|5,473||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67283)||2000 GN|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,208|| align=right|4,44|| align=right|3,568||MBA||2. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(67284)||2000 GD1|| align=right|15,7|| align=right|1,866|| align=right|0,121|| align=right|26,82|| align=right|2,548||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67285)||2000 GH2|| align=right|15,5|| align=right|2,905|| align=right|0,068|| align=right|2,70|| align=right|4,950||MBA||5. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(67286)||2000 GT7|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,242|| align=right|10,36|| align=right|3,524||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67287)||2000 GP23|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,053|| align=right|7,13|| align=right|3,636||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67288)||2000 GN42|| align=right|14,8|| align=right|2,708|| align=right|0,108|| align=right|11,25|| align=right|4,456||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67289)||2000 GQ47|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,139|| align=right|9,09|| align=right|3,550||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67290)||2000 GD54|| align=right|16,4|| align=right|2,800|| align=right|0,085|| align=right|2,02|| align=right|4,683||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67291)||2000 GN65|| align=right|14,1|| align=right|3,139|| align=right|0,128|| align=right|2,25|| align=right|5,561||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67292)||2000 GR65|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,159|| align=right|12,32|| align=right|4,268||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67293)||2000 GE66|| align=right|14,2|| align=right|3,117|| align=right|0,080|| align=right|9,63|| align=right|5,503||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67294)||2000 GB74|| align=right|15,5|| align=right|2,312|| align=right|0,123|| align=right|3,56|| align=right|3,516||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67295)||2000 GK77|| align=right|16,8|| align=right|2,217|| align=right|0,038|| align=right|7,26|| align=right|3,301||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67296)||2000 GA80|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,164|| align=right|13,67|| align=right|4,058||MBA||13. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67297)||2000 GM89|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,200|| align=right|5,99|| align=right|3,613||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67298)||2000 GD91|| align=right|14,6|| align=right|2,962|| align=right|0,038|| align=right|11,30|| align=right|5,097||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67299)||2000 GS95|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,278|| align=right|4,71|| align=right|4,135||MBA||6. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67300)||2000 GA99|| align=right|16,0|| align=right|2,353|| align=right|0,059|| align=right|5,82|| align=right|3,609||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67301)||2000 GR114|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,041|| align=right|10,19|| align=right|3,416||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67302)||2000 GU132|| align=right|15,8|| align=right|1,980|| align=right|0,074|| align=right|21,98|| align=right|2,786||MBA||8. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67303)||2000 GR141|| align=right|14,9|| align=right|2,575|| align=right|0,159|| align=right|15,30|| align=right|4,131||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67304)||2000 GZ157|| align=right|13,8|| align=right|3,156|| align=right|0,260|| align=right|5,19|| align=right|5,607||MBA||7. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67305)||2000 GD159|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,157|| align=right|15,35|| align=right|4,525||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67306)||2000 GP163|| align=right|14,6|| align=right|3,044|| align=right|0,063|| align=right|10,98|| align=right|5,311||MBA||10. dubna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67307)||2000 GA184|| align=right|14,8|| align=right|2,615|| align=right|0,141|| align=right|2,54|| align=right|4,229||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67308) Öveges||2000 HD|| align=right|13,4|| align=right|2,999|| align=right|0,099|| align=right|9,57|| align=right|5,192||MBA||21. dubna 2000||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(67309)||2000 HO2|| align=right|16,7|| align=right|2,180|| align=right|0,193|| align=right|3,00|| align=right|3,218||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67310)||2000 HO9|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,133|| align=right|9,64|| align=right|4,134||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67311)||2000 HF12|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,119|| align=right|9,63|| align=right|4,104||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67312)||2000 HN15|| align=right|14,5|| align=right|2,740|| align=right|0,110|| align=right|16,04|| align=right|4,535||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67313)||2000 HG16|| align=right|15,9|| align=right|2,752|| align=right|0,031|| align=right|6,34|| align=right|4,564||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67314)||2000 HX23|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,232|| align=right|6,98|| align=right|3,526||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67315)||2000 HR32|| align=right|15,9|| align=right|2,859|| align=right|0,035|| align=right|0,80|| align=right|4,833||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67316)||2000 HU37|| align=right|14,7|| align=right|2,905|| align=right|0,041|| align=right|13,03|| align=right|4,951||MBA||30. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67317)||2000 HE43|| align=right|15,9|| align=right|2,541|| align=right|0,053|| align=right|7,86|| align=right|4,049||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67318)||2000 HT50|| align=right|15,4|| align=right|2,519|| align=right|0,067|| align=right|3,85|| align=right|3,998||MBA||29. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67319)||2000 HC57|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,123|| align=right|4,77|| align=right|3,767||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67320)||2000 HR60|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,145|| align=right|5,03|| align=right|3,519||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67321)||2000 HN61|| align=right|16,6|| align=right|2,327|| align=right|0,058|| align=right|3,96|| align=right|3,549||MBA||25. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67322)||2000 HN62|| align=right|15,6|| align=right|3,110|| align=right|0,101|| align=right|0,94|| align=right|5,484||MBA||25. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67323)||2000 HX65|| align=right|16,9|| align=right|2,247|| align=right|0,075|| align=right|5,73|| align=right|3,368||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67324)||2000 HC69|| align=right|15,6|| align=right|2,969|| align=right|0,083|| align=right|4,07|| align=right|5,114||MBA||24. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67325)||2000 HU69|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,094|| align=right|6,19|| align=right|3,659||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67326)||2000 HX73|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,096|| align=right|16,21|| align=right|4,008||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67327)||2000 HD76|| align=right|14,8|| align=right|2,330|| align=right|0,137|| align=right|6,61|| align=right|3,555||MBA||27. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67328)||2000 HK77|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,134|| align=right|14,48|| align=right|4,201||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67329)||2000 HV77|| align=right|15,8|| align=right|2,616|| align=right|0,171|| align=right|15,45|| align=right|4,231||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67330)||2000 HE79|| align=right|15,3|| align=right|2,438|| align=right|0,053|| align=right|15,15|| align=right|3,806||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67331)||2000 HN79|| align=right|16,9|| align=right|2,232|| align=right|0,042|| align=right|6,76|| align=right|3,333||MBA||28. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67332)||2000 HF81|| align=right|15,2|| align=right|1,967|| align=right|0,123|| align=right|24,19|| align=right|2,758||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67333)||2000 HG103|| align=right|14,1|| align=right|2,885|| align=right|0,188|| align=right|7,98|| align=right|4,899||MBA||27. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67334)||2000 JZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,136|| align=right|11,57|| align=right|4,398||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67335)||2000 JC6|| align=right|15,9|| align=right|1,871|| align=right|0,088|| align=right|27,47|| align=right|2,558||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67336)||2000 JG9|| align=right|17,0|| align=right|2,278|| align=right|0,164|| align=right|2,85|| align=right|3,437||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67337)||2000 JJ11|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,084|| align=right|9,11|| align=right|4,628||MBA||3. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67338)||2000 JH12|| align=right|15,7|| align=right|2,409|| align=right|0,162|| align=right|4,21|| align=right|3,739||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67339)||2000 JL16|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,115|| align=right|6,96|| align=right|3,548||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67340)||2000 JJ21|| align=right|13,0|| align=right|3,985|| align=right|0,185|| align=right|7,46|| align=right|7,954||HLD||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67341)||2000 JR21|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,046|| align=right|3,40|| align=right|4,631||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67342)||2000 JA24|| align=right|13,6|| align=right|3,112|| align=right|0,055|| align=right|7,70|| align=right|5,489||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67343)||2000 JL24|| align=right|14,5|| align=right|2,381|| align=right|0,210|| align=right|13,11|| align=right|3,673||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67344)||2000 JD40|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,111|| align=right|5,88|| align=right|4,125||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67345)||2000 JR48|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,120|| align=right|6,59|| align=right|3,662||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67346)||2000 JB54|| align=right|15,0|| align=right|2,409|| align=right|0,206|| align=right|10,13|| align=right|3,738||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67347)||2000 JQ62|| align=right|14,2|| align=right|2,633|| align=right|0,214|| align=right|11,13|| align=right|4,271||MBA||9. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67348)||2000 JP65|| align=right|14,7|| align=right|2,850|| align=right|0,088|| align=right|14,72|| align=right|4,811||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67349)||2000 JF66|| align=right|14,3|| align=right|2,754|| align=right|0,139|| align=right|10,06|| align=right|4,569||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67350)||2000 JW66|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,095|| align=right|10,29|| align=right|5,108||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67351)||2000 JQ79|| align=right|15,9|| align=right|2,616|| align=right|0,061|| align=right|3,67|| align=right|4,229||MBA||5. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67352)||2000 JN80|| align=right|16,3|| align=right|2,361|| align=right|0,158|| align=right|3,18|| align=right|3,628||MBA||2. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67353)||2000 JW82|| align=right|16,2|| align=right|2,832|| align=right|0,056|| align=right|12,50|| align=right|4,766||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67354)||2000 KM1|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,223|| align=right|24,88|| align=right|3,708||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67355)||2000 KM4|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,179|| align=right|1,23|| align=right|3,678||MBA||28. května 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(67356)||2000 KD12|| align=right|14,8|| align=right|3,034|| align=right|0,088|| align=right|9,13|| align=right|5,283||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67357)||2000 KS15|| align=right|14,9|| align=right|2,949|| align=right|0,027|| align=right|3,23|| align=right|5,064||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67358)||2000 KU31|| align=right|15,2|| align=right|3,137|| align=right|0,132|| align=right|1,00|| align=right|5,555||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67359)||2000 KU37|| align=right|15,9|| align=right|2,970|| align=right|0,072|| align=right|3,77|| align=right|5,117||MBA||24. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67360)||2000 KU40|| align=right|15,3|| align=right|3,148|| align=right|0,127|| align=right|0,63|| align=right|5,585||MBA||30. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67361)||2000 KQ42|| align=right|16,7|| align=right|2,238|| align=right|0,226|| align=right|6,48|| align=right|3,347||MBA||31. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67362)||2000 KV70|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,121|| align=right|13,49|| align=right|4,341||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67363)||2000 KG71|| align=right|14,7|| align=right|3,061|| align=right|0,154|| align=right|2,79|| align=right|5,355||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67364)||2000 KQ71|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,057|| align=right|13,83|| align=right|5,640||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67365)||2000 LA23|| align=right|16,7|| align=right|2,343|| align=right|0,126|| align=right|6,37|| align=right|3,585||MBA||6. června 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67366)||2000 LV23|| align=right|15,1|| align=right|1,925|| align=right|0,050|| align=right|20,18|| align=right|2,671||MBA||8. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67367)||2000 LY27|| align=right|17,2|| align=right|1,309|| align=right|0,213|| align=right|9,03|| align=right|1,498||AMR PHA||7. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67368)||2000 LH33|| align=right|12,8|| align=right|3,972|| align=right|0,266|| align=right|9,09|| align=right|7,914||HLD||4. června 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67369)||2000 MF2|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,145|| align=right|3,81|| align=right|4,118||MBA||29. června 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(67370)||2000 NX2|| align=right|13,6|| align=right|2,717|| align=right|0,242|| align=right|32,62|| align=right|4,478||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67371)||2000 NM5|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,260|| align=right|10,00|| align=right|3,495||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67372)||2000 NU12|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,278|| align=right|23,02|| align=right|3,640||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67373)||2000 NS13|| align=right|15,1|| align=right|2,140|| align=right|0,133|| align=right|4,95|| align=right|3,130||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67374)||2000 NE14|| align=right|17,0|| align=right|2,340|| align=right|0,223|| align=right|2,98|| align=right|3,580||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67375)||2000 NQ19|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,254|| align=right|5,58|| align=right|4,199||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67376)||2000 NP28|| align=right|16,5|| align=right|2,225|| align=right|0,121|| align=right|2,62|| align=right|3,319||MBA||3. července 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67377)||2000 OW1|| align=right|14,4|| align=right|3,098|| align=right|0,067|| align=right|8,46|| align=right|5,451||MBA||26. července 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(67378)||2000 OC3|| align=right|15,9|| align=right|1,987|| align=right|0,045|| align=right|19,33|| align=right|2,800||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67379)||2000 OB6|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,146|| align=right|13,13|| align=right|5,371||MBA||24. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67380)||2000 OO6|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,166|| align=right|6,05|| align=right|3,306||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67381)||2000 OL8|| align=right|19,9|| align=right|1,321|| align=right|0,543|| align=right|10,67|| align=right|1,517||APL PHA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67382)||2000 OO15|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,147|| align=right|13,55|| align=right|5,382||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67383)||2000 OQ15|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,204|| align=right|5,31|| align=right|3,268||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67384)||2000 OK17|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,121|| align=right|11,90|| align=right|5,382||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67385)||2000 OU21|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,204|| align=right|24,92|| align=right|3,501||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67386)||2000 OO43|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,161|| align=right|5,20|| align=right|3,322||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67387)||2000 OS44|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,185|| align=right|7,80|| align=right|3,387||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67388)||2000 OZ44|| align=right|15,5|| align=right|2,441|| align=right|0,171|| align=right|15,08|| align=right|3,814||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67389)||2000 OW45|| align=right|15,3|| align=right|1,956|| align=right|0,072|| align=right|23,17|| align=right|2,735||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67390)||2000 OU47|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,172|| align=right|6,06|| align=right|3,312||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67391)||2000 OE48|| align=right|16,1|| align=right|2,173|| align=right|0,191|| align=right|3,60|| align=right|3,202||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67392)||2000 OW57|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,139|| align=right|7,04|| align=right|3,520||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67393)||2000 OX58|| align=right|14,8|| align=right|3,207|| align=right|0,186|| align=right|0,72|| align=right|5,741||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67394)||2000 OE61|| align=right|16,1|| align=right|2,179|| align=right|0,199|| align=right|3,84|| align=right|3,215||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67395)||2000 PR|| align=right|16,1|| align=right|2,194|| align=right|0,219|| align=right|3,50|| align=right|3,248||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67396)||2000 PV2|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,172|| align=right|3,56|| align=right|3,466||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67397)||2000 PR4|| align=right|15,3|| align=right|2,372|| align=right|0,118|| align=right|5,58|| align=right|3,651||MBA||3. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67398)||2000 PA6|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,059|| align=right|10,37|| align=right|5,621||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67399)||2000 PJ6|| align=right|18,4|| align=right|1,302|| align=right|0,347|| align=right|14,70|| align=right|1,485||APL||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67400)||2000 PW9|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,145|| align=right|7,79|| align=right|3,598||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67401)||2000 PS21|| align=right|15,4|| align=right|2,705|| align=right|0,095|| align=right|4,92|| align=right|4,449||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67402)||2000 PK24|| align=right|16,3|| align=right|2,227|| align=right|0,223|| align=right|6,13|| align=right|3,323||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67403)||2000 PB25|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,084|| align=right|5,41|| align=right|3,221||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67404)||2000 PG26|| align=right|14,7|| align=right|1,965|| align=right|0,097|| align=right|17,22|| align=right|2,753||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67405)||2000 QC3|| align=right|16,6|| align=right|2,122|| align=right|0,125|| align=right|2,97|| align=right|3,090||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67406)||2000 QK3|| align=right|16,7|| align=right|2,157|| align=right|0,141|| align=right|2,95|| align=right|3,168||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67407)||2000 QG4|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,152|| align=right|12,57|| align=right|3,441||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67408)||2000 QS4|| align=right|15,8|| align=right|2,201|| align=right|0,039|| align=right|1,41|| align=right|3,265||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67409)||2000 QC5|| align=right|17,3|| align=right|2,199|| align=right|0,107|| align=right|4,56|| align=right|3,260||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67410)||2000 QS19|| align=right|16,5|| align=right|2,186|| align=right|0,085|| align=right|4,53|| align=right|3,232||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67411)||2000 QJ26|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,174|| align=right|5,61|| align=right|3,456||MBA||26. srpna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(67412)||2000 QF36|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,053|| align=right|7,21|| align=right|3,366||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67413)||2000 QK50|| align=right|14,5|| align=right|3,060|| align=right|0,100|| align=right|9,39|| align=right|5,351||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67414)||2000 QQ60|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,053|| align=right|3,62|| align=right|4,428||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67415)||2000 QY62|| align=right|15,3|| align=right|2,483|| align=right|0,039|| align=right|7,10|| align=right|3,913||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67416)||2000 QW64|| align=right|15,6|| align=right|2,173|| align=right|0,020|| align=right|5,94|| align=right|3,203||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67417)||2000 QF65|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,084|| align=right|7,16|| align=right|3,704||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67418)||2000 QS68|| align=right|16,0|| align=right|2,168|| align=right|0,064|| align=right|4,37|| align=right|3,191||MBA||29. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(67419)||2000 QE76|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,065|| align=right|6,14|| align=right|3,643||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67420)||2000 QU76|| align=right|16,5|| align=right|2,195|| align=right|0,066|| align=right|2,83|| align=right|3,251||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67421)||2000 QX76|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,047|| align=right|9,51|| align=right|3,619||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67422)||2000 QZ83|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,162|| align=right|7,56|| align=right|3,496||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67423)||2000 QN88|| align=right|15,4|| align=right|2,388|| align=right|0,053|| align=right|7,47|| align=right|3,689||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67424)||2000 QF92|| align=right|15,5|| align=right|2,193|| align=right|0,152|| align=right|7,02|| align=right|3,248||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67425)||2000 QK92|| align=right|16,5|| align=right|2,324|| align=right|0,155|| align=right|4,58|| align=right|3,542||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67426)||2000 QA98|| align=right|16,2|| align=right|2,232|| align=right|0,207|| align=right|4,77|| align=right|3,334||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67427)||2000 QU100|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,139|| align=right|4,61|| align=right|3,244||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67428)||2000 QA103|| align=right|14,6|| align=right|2,337|| align=right|0,080|| align=right|7,16|| align=right|3,573||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67429)||2000 QJ105|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,195|| align=right|6,67|| align=right|3,270||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67430)||2000 QL105|| align=right|15,7|| align=right|2,194|| align=right|0,171|| align=right|5,65|| align=right|3,249||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67431)||2000 QS108|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,179|| align=right|3,18|| align=right|3,659||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67432)||2000 QN112|| align=right|17,5|| align=right|2,140|| align=right|0,147|| align=right|2,05|| align=right|3,130||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67433)||2000 QZ112|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,067|| align=right|5,55|| align=right|4,143||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67434)||2000 QZ119|| align=right|16,8|| align=right|2,167|| align=right|0,195|| align=right|3,53|| align=right|3,190||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67435)||2000 QH121|| align=right|15,5|| align=right|2,197|| align=right|0,041|| align=right|4,45|| align=right|3,256||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67436)||2000 QP121|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,090|| align=right|5,17|| align=right|3,426||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67437)||2000 QL122|| align=right|14,1|| align=right|3,072|| align=right|0,111|| align=right|11,39|| align=right|5,383||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67438)||2000 QU123|| align=right|14,5|| align=right|2,589|| align=right|0,037|| align=right|21,71|| align=right|4,166||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67439)||2000 QG126|| align=right|15,8|| align=right|2,171|| align=right|0,189|| align=right|3,04|| align=right|3,199||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67440)||2000 QD137|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,195|| align=right|3,31|| align=right|3,489||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67441)||2000 QU139|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,145|| align=right|7,35|| align=right|3,433||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67442)||2000 QF149|| align=right|15,8|| align=right|2,745|| align=right|0,084|| align=right|2,21|| align=right|4,547||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67443)||2000 QH149|| align=right|16,5|| align=right|2,182|| align=right|0,118|| align=right|1,99|| align=right|3,222||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67444)||2000 QM149|| align=right|17,0|| align=right|2,373|| align=right|0,239|| align=right|3,21|| align=right|3,655||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67445)||2000 QX149|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,071|| align=right|9,34|| align=right|5,378||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67446)||2000 QF151|| align=right|14,9|| align=right|2,372|| align=right|0,092|| align=right|7,94|| align=right|3,653||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67447)||2000 QJ151|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,181|| align=right|4,16|| align=right|3,476||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67448)||2000 QC156|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,095|| align=right|6,15|| align=right|3,640||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67449)||2000 QQ166|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,077|| align=right|8,64|| align=right|3,735||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67450)||2000 QN167|| align=right|16,8|| align=right|2,186|| align=right|0,069|| align=right|3,29|| align=right|3,232||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67451)||2000 QR168|| align=right|13,9|| align=right|2,708|| align=right|0,139|| align=right|12,01|| align=right|4,456||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67452)||2000 QG170|| align=right|15,8|| align=right|2,198|| align=right|0,108|| align=right|2,78|| align=right|3,259||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67453)||2000 QB172|| align=right|15,0|| align=right|2,530|| align=right|0,209|| align=right|4,51|| align=right|4,024||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67454)||2000 QU174|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,160|| align=right|4,84|| align=right|3,532||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67455)||2000 QR176|| align=right|16,0|| align=right|2,168|| align=right|0,049|| align=right|3,12|| align=right|3,191||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67456)||2000 QT179|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,065|| align=right|6,67|| align=right|3,476||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67457)||2000 QA181|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,143|| align=right|5,23|| align=right|3,464||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67458)||2000 QB181|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,168|| align=right|4,53|| align=right|3,514||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67459)||2000 QJ181|| align=right|14,5|| align=right|2,461|| align=right|0,182|| align=right|3,65|| align=right|3,860||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67460)||2000 QS181|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,194|| align=right|1,72|| align=right|3,730||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67461)||2000 QY181|| align=right|13,9|| align=right|2,325|| align=right|0,108|| align=right|6,16|| align=right|3,544||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67462)||2000 QW186|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,140|| align=right|7,23|| align=right|3,747||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67463)||2000 QM204|| align=right|15,1|| align=right|2,898|| align=right|0,018|| align=right|3,22|| align=right|4,932||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67464)||2000 QX208|| align=right|15,5|| align=right|2,817|| align=right|0,064|| align=right|4,04|| align=right|4,727||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67465)||2000 QL209|| align=right|17,1|| align=right|2,208|| align=right|0,206|| align=right|1,14|| align=right|3,281||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67466)||2000 QJ217|| align=right|14,2|| align=right|2,481|| align=right|0,154|| align=right|4,09|| align=right|3,908||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67467)||2000 QZ228|| align=right|17,8|| align=right|2,140|| align=right|0,094|| align=right|5,04|| align=right|3,130||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67468)||2000 QY229|| align=right|15,0|| align=right|3,102|| align=right|0,083|| align=right|9,73|| align=right|5,463||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67469)||2000 RX|| align=right|16,2|| align=right|2,218|| align=right|0,090|| align=right|3,80|| align=right|3,302||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67470)||2000 RQ3|| align=right|16,2|| align=right|2,640|| align=right|0,305|| align=right|3,94|| align=right|4,289||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67471)||2000 RL4|| align=right|14,8|| align=right|2,351|| align=right|0,128|| align=right|5,87|| align=right|3,603||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67472)||2000 RD6|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,115|| align=right|4,85|| align=right|3,378||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67473)||2000 RH6|| align=right|17,1|| align=right|2,184|| align=right|0,243|| align=right|4,17|| align=right|3,227||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67474)||2000 RL7|| align=right|16,6|| align=right|2,207|| align=right|0,204|| align=right|5,97|| align=right|3,279||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67475)||2000 RY7|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,048|| align=right|6,61|| align=right|3,470||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67476)||2000 RM9|| align=right|14,3|| align=right|2,474|| align=right|0,168|| align=right|5,29|| align=right|3,891||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67477)||2000 RF10|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,182|| align=right|6,15|| align=right|3,488||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67478)||2000 RR10|| align=right|15,9|| align=right|2,223|| align=right|0,247|| align=right|4,79|| align=right|3,314||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67479)||2000 RM11|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,135|| align=right|6,38|| align=right|3,709||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67480)||2000 RP11|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,131|| align=right|7,76|| align=right|3,467||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67481)||2000 RQ11|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,101|| align=right|7,81|| align=right|3,500||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67482)||2000 RC13|| align=right|15,4|| align=right|2,972|| align=right|0,104|| align=right|9,21|| align=right|5,124||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67483)||2000 RC14|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,088|| align=right|6,61|| align=right|3,539||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67484)||2000 RO14|| align=right|14,7|| align=right|2,659|| align=right|0,116|| align=right|10,68|| align=right|4,336||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67485)||2000 RU14|| align=right|13,4|| align=right|3,376|| align=right|0,175|| align=right|8,73|| align=right|6,202||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67486)||2000 RD18|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,091|| align=right|4,59|| align=right|3,763||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67487)||2000 RQ19|| align=right|15,9|| align=right|2,191|| align=right|0,152|| align=right|7,44|| align=right|3,243||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67488)||2000 RM20|| align=right|15,9|| align=right|2,189|| align=right|0,199|| align=right|6,95|| align=right|3,238||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67489)||2000 RG22|| align=right|16,2|| align=right|2,479|| align=right|0,252|| align=right|2,69|| align=right|3,902||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67490)||2000 RN22|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,107|| align=right|4,20|| align=right|3,202||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67491)||2000 RF23|| align=right|16,8|| align=right|2,211|| align=right|0,159|| align=right|5,92|| align=right|3,287||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67492)||2000 RT23|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,091|| align=right|3,12|| align=right|3,495||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67493)||2000 RR27|| align=right|15,4|| align=right|2,635|| align=right|0,045|| align=right|2,57|| align=right|4,276||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67494)||2000 RL28|| align=right|15,6|| align=right|2,306|| align=right|0,223|| align=right|4,03|| align=right|3,501||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67495)||2000 RW29|| align=right|16,3|| align=right|2,270|| align=right|0,121|| align=right|8,78|| align=right|3,421||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67496)||2000 RK31|| align=right|14,8|| align=right|2,245|| align=right|0,156|| align=right|5,99|| align=right|3,362||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67497)||2000 RJ33|| align=right|17,2|| align=right|2,156|| align=right|0,205|| align=right|2,42|| align=right|3,165||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67498)||2000 RW39|| align=right|14,8|| align=right|2,394|| align=right|0,082|| align=right|6,90|| align=right|3,703||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67499)||2000 RV41|| align=right|15,7|| align=right|2,337|| align=right|0,086|| align=right|6,50|| align=right|3,571||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67500)||2000 RM43|| align=right|16,0|| align=right|2,221|| align=right|0,133|| align=right|6,57|| align=right|3,310||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67501)||2000 RU43|| align=right|14,7|| align=right|2,273|| align=right|0,099|| align=right|9,47|| align=right|3,426||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67502)||2000 RE44|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,331|| align=right|5,13|| align=right|3,543||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67503)||2000 RW44|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,059|| align=right|6,27|| align=right|3,492||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67504)||2000 RE45|| align=right|17,1|| align=right|2,186|| align=right|0,196|| align=right|2,33|| align=right|3,232||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67505)||2000 RK47|| align=right|16,4|| align=right|2,194|| align=right|0,147|| align=right|4,26|| align=right|3,248||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67506)||2000 RL47|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,139|| align=right|6,50|| align=right|3,542||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67507)||2000 RS49|| align=right|15,5|| align=right|2,150|| align=right|0,138|| align=right|5,47|| align=right|3,151||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67508)||2000 RD50|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,106|| align=right|7,16|| align=right|3,640||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67509)||2000 RU50|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,117|| align=right|5,01|| align=right|3,547||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67510)||2000 RC53|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,233|| align=right|2,82|| align=right|3,472||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67511)||2000 RR55|| align=right|14,5|| align=right|2,351|| align=right|0,078|| align=right|7,96|| align=right|3,605||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67512)||2000 RL56|| align=right|13,7|| align=right|2,375|| align=right|0,110|| align=right|11,29|| align=right|3,659||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67513)||2000 RA60|| align=right|16,5|| align=right|2,229|| align=right|0,183|| align=right|3,53|| align=right|3,328||MBA||5. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(67514)||2000 RS60|| align=right|14,6|| align=right|2,554|| align=right|0,061|| align=right|13,26|| align=right|4,082||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67515)||2000 RN62|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,131|| align=right|13,76|| align=right|4,695||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67516)||2000 RM65|| align=right|17,3|| align=right|2,202|| align=right|0,211|| align=right|5,70|| align=right|3,267||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67517)||2000 RQ65|| align=right|15,3|| align=right|2,170|| align=right|0,210|| align=right|5,34|| align=right|3,197||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67518)||2000 RS65|| align=right|15,8|| align=right|2,221|| align=right|0,196|| align=right|4,81|| align=right|3,309||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67519)||2000 RN66|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,205|| align=right|4,98|| align=right|3,410||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67520)||2000 RU66|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,129|| align=right|11,94|| align=right|3,758||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67521)||2000 RN71|| align=right|15,4|| align=right|2,308|| align=right|0,016|| align=right|6,40|| align=right|3,505||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67522)||2000 RB79|| align=right|16,9|| align=right|2,176|| align=right|0,309|| align=right|3,68|| align=right|3,210||MBA||9. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67523)||2000 RV79|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,073|| align=right|2,31|| align=right|4,353||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67524)||2000 RC83|| align=right|16,8|| align=right|2,247|| align=right|0,133|| align=right|4,91|| align=right|3,368||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67525)||2000 RW83|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,218|| align=right|1,60|| align=right|3,569||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67526)||2000 RJ84|| align=right|16,6|| align=right|2,387|| align=right|0,190|| align=right|4,94|| align=right|3,688||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67527)||2000 RR84|| align=right|15,3|| align=right|2,955|| align=right|0,057|| align=right|1,34|| align=right|5,078||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67528)||2000 RC87|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,145|| align=right|2,46|| align=right|3,290||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67529)||2000 RQ90|| align=right|16,5|| align=right|2,238|| align=right|0,107|| align=right|6,10|| align=right|3,348||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67530)||2000 RS90|| align=right|16,3|| align=right|2,349|| align=right|0,048|| align=right|6,88|| align=right|3,600||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67531)||2000 RV92|| align=right|14,8|| align=right|2,440|| align=right|0,153|| align=right|3,42|| align=right|3,812||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67532)||2000 RZ94|| align=right|17,1|| align=right|2,182|| align=right|0,158|| align=right|2,87|| align=right|3,224||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67533)||2000 RD95|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,088|| align=right|6,70|| align=right|3,509||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67534)||2000 RL95|| align=right|16,7|| align=right|2,168|| align=right|0,157|| align=right|2,84|| align=right|3,191||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67535)||2000 RY100|| align=right|15,9|| align=right|2,355|| align=right|0,146|| align=right|9,92|| align=right|3,614||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67536)||2000 RX104|| align=right|13,8|| align=right|2,548|| align=right|0,116|| align=right|12,06|| align=right|4,065||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67537)||2000 SL1|| align=right|15,1|| align=right|2,318|| align=right|0,279|| align=right|22,06|| align=right|3,528||MBA||18. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67538)||2000 SC4|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,236|| align=right|5,96|| align=right|3,426||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67539)||2000 SK4|| align=right|17,3|| align=right|2,236|| align=right|0,188|| align=right|2,56|| align=right|3,344||MBA||22. září 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(67540)||2000 SX10|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,129|| align=right|7,41|| align=right|3,649||MBA||24. září 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(67541)||2000 SO17|| align=right|16,6|| align=right|2,242|| align=right|0,073|| align=right|4,15|| align=right|3,356||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67542)||2000 SR20|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,210|| align=right|5,02|| align=right|3,406||MBA||22. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67543)||2000 SB32|| align=right|17,3|| align=right|2,132|| align=right|0,148|| align=right|2,73|| align=right|3,112||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67544)||2000 SQ34|| align=right|15,9|| align=right|2,226|| align=right|0,163|| align=right|4,82|| align=right|3,321||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67545)||2000 ST35|| align=right|15,2|| align=right|3,074|| align=right|0,095|| align=right|2,14|| align=right|5,388||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67546)||2000 SU38|| align=right|17,0|| align=right|2,211|| align=right|0,120|| align=right|5,30|| align=right|3,288||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67547)||2000 SE43|| align=right|14,7|| align=right|2,613|| align=right|0,047|| align=right|4,72|| align=right|4,223||MBA||26. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(67548)||2000 SL47|| align=right|11,9|| align=right|5,214|| align=right|0,136|| align=right|11,77|| align=right|11,91||JUT||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67549)||2000 SL51|| align=right|16,4|| align=right|2,214|| align=right|0,117|| align=right|5,64|| align=right|3,294||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67550)||2000 SG56|| align=right|16,8|| align=right|2,310|| align=right|0,238|| align=right|2,89|| align=right|3,511||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67551)||2000 SF57|| align=right|15,2|| align=right|2,852|| align=right|0,077|| align=right|14,97|| align=right|4,815||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67552)||2000 SM63|| align=right|17,4|| align=right|2,188|| align=right|0,204|| align=right|4,60|| align=right|3,237||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67553)||2000 SU64|| align=right|17,2|| align=right|2,274|| align=right|0,088|| align=right|6,16|| align=right|3,427||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67554)||2000 ST67|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,153|| align=right|11,83|| align=right|5,104||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67555)||2000 SG69|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,181|| align=right|2,34|| align=right|3,299||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67556)||2000 SO79|| align=right|14,7|| align=right|3,143|| align=right|0,097|| align=right|3,31|| align=right|5,573||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67557)||2000 SP82|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,093|| align=right|7,27|| align=right|3,411||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67558)||2000 SP83|| align=right|17,4|| align=right|2,255|| align=right|0,105|| align=right|2,98|| align=right|3,386||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67559)||2000 SV84|| align=right|16,9|| align=right|2,186|| align=right|0,157|| align=right|4,06|| align=right|3,232||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67560)||2000 SC85|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,138|| align=right|3,66|| align=right|3,600||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67561)||2000 SE85|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,083|| align=right|5,62|| align=right|3,399||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67562)||2000 SY86|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,210|| align=right|5,38|| align=right|3,425||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67563)||2000 SM87|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,163|| align=right|7,52|| align=right|4,538||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67564)||2000 SS87|| align=right|15,6|| align=right|2,270|| align=right|0,131|| align=right|6,98|| align=right|3,420||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67565)||2000 SN88|| align=right|15,2|| align=right|2,329|| align=right|0,120|| align=right|5,50|| align=right|3,554||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67566)||2000 SQ94|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,210|| align=right|4,84|| align=right|3,521||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67567)||2000 SV98|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,091|| align=right|6,99|| align=right|3,460||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67568)||2000 SL99|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,107|| align=right|5,09|| align=right|3,430||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67569)||2000 SN101|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,090|| align=right|7,40|| align=right|3,693||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67570)||2000 SB102|| align=right|15,1|| align=right|2,349|| align=right|0,109|| align=right|3,55|| align=right|3,599||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67571)||2000 SG102|| align=right|17,5|| align=right|2,168|| align=right|0,160|| align=right|1,67|| align=right|3,192||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67572)||2000 SU106|| align=right|16,9|| align=right|2,244|| align=right|0,041|| align=right|1,28|| align=right|3,361||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67573)||2000 SB111|| align=right|16,6|| align=right|2,263|| align=right|0,246|| align=right|1,06|| align=right|3,403||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67574)||2000 SL111|| align=right|15,4|| align=right|2,350|| align=right|0,111|| align=right|4,20|| align=right|3,603||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67575)||2000 SY111|| align=right|15,0|| align=right|3,135|| align=right|0,109|| align=right|10,90|| align=right|5,549||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67576)||2000 SA112|| align=right|17,1|| align=right|2,219|| align=right|0,177|| align=right|2,60|| align=right|3,305||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67577)||2000 SB112|| align=right|16,8|| align=right|2,205|| align=right|0,193|| align=right|1,21|| align=right|3,275||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67578)||2000 SO112|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,116|| align=right|4,71|| align=right|3,314||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67579)||2000 SZ112|| align=right|16,6|| align=right|2,194|| align=right|0,143|| align=right|1,66|| align=right|3,250||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67580)||2000 SN117|| align=right|17,0|| align=right|2,257|| align=right|0,100|| align=right|5,19|| align=right|3,390||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67581)||2000 SB119|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,178|| align=right|4,20|| align=right|3,352||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67582)||2000 SN119|| align=right|15,3|| align=right|2,276|| align=right|0,055|| align=right|7,27|| align=right|3,434||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67583)||2000 SZ120|| align=right|14,8|| align=right|2,456|| align=right|0,112|| align=right|7,64|| align=right|3,847||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67584)||2000 SB123|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,094|| align=right|3,14|| align=right|3,412||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67585)||2000 SP124|| align=right|18,4|| align=right|2,235|| align=right|0,193|| align=right|3,61|| align=right|3,342||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67586)||2000 SH125|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,075|| align=right|5,90|| align=right|3,831||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67587)||2000 SK125|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,105|| align=right|6,81|| align=right|3,401||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67588)||2000 SS127|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,131|| align=right|6,81|| align=right|3,479||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67589)||2000 SL131|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,160|| align=right|10,64|| align=right|3,575||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67590)||2000 SU135|| align=right|15,7|| align=right|2,334|| align=right|0,064|| align=right|6,71|| align=right|3,564||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67591)||2000 SM136|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,104|| align=right|5,94|| align=right|3,484||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67592)||2000 SD138|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,114|| align=right|5,04|| align=right|3,276||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67593)||2000 SK138|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,131|| align=right|10,84|| align=right|4,324||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67594)||2000 SC139|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,044|| align=right|6,79|| align=right|3,513||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67595)||2000 SQ139|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,118|| align=right|6,38|| align=right|3,302||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67596)||2000 SV139|| align=right|15,3|| align=right|2,293|| align=right|0,140|| align=right|5,54|| align=right|3,472||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67597)||2000 SA141|| align=right|16,3|| align=right|2,244|| align=right|0,161|| align=right|4,97|| align=right|3,360||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67598)||2000 SG141|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,146|| align=right|6,51|| align=right|3,319||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67599)||2000 SA145|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,163|| align=right|2,97|| align=right|3,589||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67600)||2000 ST146|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,156|| align=right|5,11|| align=right|3,443||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67601)||2000 SQ147|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,192|| align=right|2,69|| align=right|3,352||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67602)||2000 SR147|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,085|| align=right|5,97|| align=right|3,470||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67603)||2000 SR148|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,166|| align=right|2,78|| align=right|3,335||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67604)||2000 SV148|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,134|| align=right|2,92|| align=right|3,723||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67605)||2000 SE149|| align=right|15,2|| align=right|2,271|| align=right|0,075|| align=right|3,85|| align=right|3,421||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67606)||2000 SY150|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,097|| align=right|1,95|| align=right|4,364||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67607)||2000 SO151|| align=right|16,7|| align=right|2,156|| align=right|0,169|| align=right|4,47|| align=right|3,165||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67608)||2000 SR154|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,038|| align=right|6,79|| align=right|3,413||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67609)||2000 SK156|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,091|| align=right|3,41|| align=right|3,796||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67610)||2000 SM160|| align=right|14,4|| align=right|2,226|| align=right|0,121|| align=right|7,50|| align=right|3,320||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67611)||2000 SW160|| align=right|14,6|| align=right|2,292|| align=right|0,206|| align=right|8,28|| align=right|3,470||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67612)||2000 SA161|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,176|| align=right|5,93|| align=right|3,544||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67613)||2000 SL162|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,195|| align=right|6,97|| align=right|3,316||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67614)||2000 SU162|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,125|| align=right|3,37|| align=right|3,429||MBA||30. září 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(67615)||2000 SU166|| align=right|15,0|| align=right|2,261|| align=right|0,181|| align=right|6,20|| align=right|3,400||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67616)||2000 SH168|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,076|| align=right|5,66|| align=right|3,621||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67617)||2000 ST168|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,155|| align=right|2,66|| align=right|3,453||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67618)||2000 SR169|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,121|| align=right|1,77|| align=right|3,772||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67619)||2000 SJ171|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,215|| align=right|11,48|| align=right|4,290||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67620)||2000 SW175|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,054|| align=right|5,54|| align=right|3,625||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67621)||2000 SY175|| align=right|16,1|| align=right|2,179|| align=right|0,193|| align=right|5,47|| align=right|3,215||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67622)||2000 SJ176|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,092|| align=right|6,36|| align=right|3,354||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67623)||2000 SK176|| align=right|16,3|| align=right|2,255|| align=right|0,158|| align=right|4,13|| align=right|3,386||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67624)||2000 SM177|| align=right|14,5|| align=right|2,420|| align=right|0,175|| align=right|7,92|| align=right|3,765||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67625)||2000 SA179|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,104|| align=right|6,63|| align=right|3,548||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67626)||2000 SP180|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,222|| align=right|9,70|| align=right|3,615||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67627)||2000 SW187|| align=right|16,5|| align=right|2,206|| align=right|0,163|| align=right|7,26|| align=right|3,276||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67628)||2000 ST188|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,127|| align=right|21,73|| align=right|4,228||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67629)||2000 SK193|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,034|| align=right|13,38|| align=right|5,472||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67630)||2000 SC200|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,146|| align=right|8,99|| align=right|3,593||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67631)||2000 ST202|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,045|| align=right|1,90|| align=right|4,520||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67632)||2000 SA206|| align=right|15,8|| align=right|2,361|| align=right|0,152|| align=right|3,06|| align=right|3,628||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67633)||2000 SA209|| align=right|16,2|| align=right|2,213|| align=right|0,051|| align=right|6,32|| align=right|3,291||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67634)||2000 SP210|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,146|| align=right|7,26|| align=right|3,695||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67635)||2000 SE211|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,166|| align=right|7,23|| align=right|3,320||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67636)||2000 SO211|| align=right|13,9|| align=right|2,778|| align=right|0,117|| align=right|10,12|| align=right|4,629||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67637)||2000 SQ211|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,197|| align=right|7,40|| align=right|3,492||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67638)||2000 SH214|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,156|| align=right|1,22|| align=right|3,620||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67639)||2000 SE216|| align=right|17,1|| align=right|2,251|| align=right|0,212|| align=right|5,91|| align=right|3,377||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67640)||2000 SW216|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,206|| align=right|6,44|| align=right|3,342||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67641)||2000 SA217|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,136|| align=right|7,64|| align=right|3,740||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67642)||2000 SJ217|| align=right|17,0|| align=right|2,282|| align=right|0,100|| align=right|6,44|| align=right|3,446||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67643)||2000 SK218|| align=right|14,5|| align=right|2,204|| align=right|0,215|| align=right|6,51|| align=right|3,271||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67644)||2000 SK220|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,162|| align=right|7,93|| align=right|3,479||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67645)||2000 SZ221|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,203|| align=right|8,64|| align=right|3,288||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67646)||2000 SD224|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,081|| align=right|13,35|| align=right|4,671||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67647)||2000 SM225|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,130|| align=right|7,28|| align=right|3,409||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67648)||2000 SD226|| align=right|17,2|| align=right|2,300|| align=right|0,181|| align=right|7,17|| align=right|3,489||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67649)||2000 SS227|| align=right|15,3|| align=right|2,651|| align=right|0,049|| align=right|15,07|| align=right|4,316||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67650)||2000 SM228|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,177|| align=right|5,36|| align=right|3,429||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67651)||2000 SG231|| align=right|16,3|| align=right|2,244|| align=right|0,190|| align=right|3,42|| align=right|3,361||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67652)||2000 SX233|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,105|| align=right|8,07|| align=right|3,405||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67653)||2000 SU235|| align=right|17,5|| align=right|2,268|| align=right|0,121|| align=right|1,54|| align=right|3,415||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67654)||2000 SK237|| align=right|17,0|| align=right|2,231|| align=right|0,129|| align=right|5,94|| align=right|3,332||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67655)||2000 SE239|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,236|| align=right|10,19|| align=right|3,535||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67656)||2000 SX243|| align=right|16,2|| align=right|2,203|| align=right|0,046|| align=right|5,10|| align=right|3,268||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67657)||2000 SF255|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,036|| align=right|5,32|| align=right|4,578||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67658)||2000 SQ258|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,124|| align=right|3,17|| align=right|3,826||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67659)||2000 SA261|| align=right|16,9|| align=right|2,361|| align=right|0,167|| align=right|7,09|| align=right|3,628||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67660)||2000 SH261|| align=right|15,3|| align=right|2,972|| align=right|0,071|| align=right|11,68|| align=right|5,123||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67661)||2000 SL261|| align=right|15,9|| align=right|2,273|| align=right|0,111|| align=right|4,03|| align=right|3,426||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67662)||2000 SF268|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,188|| align=right|4,39|| align=right|4,102||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67663)||2000 SG268|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,052|| align=right|7,21|| align=right|3,469||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67664)||2000 SJ269|| align=right|16,9|| align=right|2,226|| align=right|0,128|| align=right|6,67|| align=right|3,320||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67665)||2000 SX271|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,148|| align=right|5,56|| align=right|3,656||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67666)||2000 SZ272|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,199|| align=right|9,85|| align=right|3,643||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67667)||2000 SK274|| align=right|18,0|| align=right|2,242|| align=right|0,166|| align=right|6,26|| align=right|3,357||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67668)||2000 SU274|| align=right|17,1|| align=right|2,286|| align=right|0,126|| align=right|5,88|| align=right|3,456||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67669)||2000 SC275|| align=right|15,4|| align=right|2,244|| align=right|0,123|| align=right|4,26|| align=right|3,360||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67670)||2000 SL275|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,155|| align=right|7,00|| align=right|3,367||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67671)||2000 SS275|| align=right|16,7|| align=right|2,317|| align=right|0,118|| align=right|6,39|| align=right|3,525||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67672)||2000 SA277|| align=right|16,2|| align=right|2,210|| align=right|0,175|| align=right|7,29|| align=right|3,284||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67673)||2000 SD278|| align=right|15,9|| align=right|2,188|| align=right|0,170|| align=right|3,09|| align=right|3,235||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67674)||2000 SH278|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,139|| align=right|6,33|| align=right|3,405||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67675)||2000 SE280|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,254|| align=right|24,28|| align=right|5,440||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67676)||2000 SP285|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,106|| align=right|5,77|| align=right|3,471||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67677)||2000 SF286|| align=right|14,7|| align=right|3,249|| align=right|0,069|| align=right|5,08|| align=right|5,855||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67678)||2000 SQ287|| align=right|13,7|| align=right|2,534|| align=right|0,203|| align=right|11,09|| align=right|4,032||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67679)||2000 SR289|| align=right|15,1|| align=right|2,269|| align=right|0,106|| align=right|6,40|| align=right|3,417||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67680)||2000 SU292|| align=right|15,5|| align=right|2,463|| align=right|0,061|| align=right|13,76|| align=right|3,865||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67681)||2000 SH293|| align=right|14,2|| align=right|2,299|| align=right|0,226|| align=right|20,76|| align=right|3,485||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67682)||2000 SQ295|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,174|| align=right|3,35|| align=right|3,353||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67683)||2000 SW298|| align=right|17,0|| align=right|2,230|| align=right|0,163|| align=right|5,93|| align=right|3,330||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67684)||2000 SX298|| align=right|17,4|| align=right|2,232|| align=right|0,063|| align=right|6,89|| align=right|3,335||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67685)||2000 SK299|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,110|| align=right|5,84|| align=right|3,749||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67686)||2000 SN300|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,095|| align=right|7,56|| align=right|3,494||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67687)||2000 SO304|| align=right|16,9|| align=right|2,166|| align=right|0,082|| align=right|5,47|| align=right|3,187||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67688)||2000 SX304|| align=right|15,5|| align=right|2,214|| align=right|0,120|| align=right|5,10|| align=right|3,294||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67689)||2000 SN307|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,187|| align=right|2,56|| align=right|3,595||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67690)||2000 SH309|| align=right|16,4|| align=right|2,304|| align=right|0,224|| align=right|2,76|| align=right|3,496||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67691)||2000 SS310|| align=right|13,2|| align=right|2,672|| align=right|0,022|| align=right|20,98|| align=right|4,368||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67692)||2000 SX320|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,040|| align=right|2,88|| align=right|3,355||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67693)||2000 SW323|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,144|| align=right|2,43|| align=right|3,670||MBA||28. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67694)||2000 SD333|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,059|| align=right|14,17|| align=right|5,403||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67695)||2000 SH336|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,077|| align=right|3,08|| align=right|3,392||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67696)||2000 SJ348|| align=right|13,9|| align=right|3,179|| align=right|0,190|| align=right|14,05|| align=right|5,666||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67697)||2000 SW352|| align=right|15,0|| align=right|2,249|| align=right|0,238|| align=right|9,23|| align=right|3,372||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67698)||2000 SW354|| align=right|15,6|| align=right|2,512|| align=right|0,111|| align=right|15,16|| align=right|3,981||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67699)||2000 ST369|| align=right|15,9|| align=right|2,216|| align=right|0,183|| align=right|5,92|| align=right|3,298||MBA||24. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67700)||2000 TZ9|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,131|| align=right|3,23|| align=right|4,059||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67701)||2000 TP10|| align=right|17,1|| align=right|2,254|| align=right|0,047|| align=right|4,14|| align=right|3,383||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67702)||2000 TD14|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,085|| align=right|2,44|| align=right|5,513||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67703)||2000 TU15|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,130|| align=right|0,67|| align=right|3,687||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67704)||2000 TS21|| align=right|17,7|| align=right|2,264|| align=right|0,163|| align=right|6,39|| align=right|3,407||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67705)||2000 TY21|| align=right|14,1|| align=right|2,396|| align=right|0,114|| align=right|8,92|| align=right|3,707||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67706)||2000 TR26|| align=right|15,6|| align=right|2,787|| align=right|0,066|| align=right|5,48|| align=right|4,653||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67707)||2000 TD28|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,132|| align=right|4,06|| align=right|3,488||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67708)||2000 TO34|| align=right|16,8|| align=right|2,248|| align=right|0,140|| align=right|2,44|| align=right|3,370||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67709)||2000 TE40|| align=right|14,6|| align=right|2,681|| align=right|0,158|| align=right|12,44|| align=right|4,388||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67710)||2000 TO67|| align=right|16,9|| align=right|2,285|| align=right|0,129|| align=right|3,07|| align=right|3,453||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67711)||2000 UB|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,056|| align=right|5,79|| align=right|3,439||MBA||18. října 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67712)||2000 UG|| align=right|15,3|| align=right|2,266|| align=right|0,127|| align=right|3,94|| align=right|3,410||MBA||21. října 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67713)||2000 UF1|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,082|| align=right|1,05|| align=right|3,539||MBA||22. října 2000||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(67714)||2000 UC2|| align=right|16,8|| align=right|2,166|| align=right|0,159|| align=right|3,79|| align=right|3,187||MBA||22. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(67715)||2000 UM3|| align=right|15,3|| align=right|2,394|| align=right|0,158|| align=right|11,60|| align=right|3,703||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67716)||2000 UQ7|| align=right|15,1|| align=right|2,424|| align=right|0,157|| align=right|2,03|| align=right|3,774||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67717)||2000 UA8|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,169|| align=right|0,35|| align=right|3,567||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67718)||2000 UQ9|| align=right|16,6|| align=right|2,269|| align=right|0,165|| align=right|5,17|| align=right|3,416||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67719)||2000 UY10|| align=right|15,2|| align=right|2,333|| align=right|0,105|| align=right|6,14|| align=right|3,562||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67720)||2000 UQ11|| align=right|15,1|| align=right|2,334|| align=right|0,089|| align=right|4,01|| align=right|3,565||MBA||26. října 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67721)||2000 US14|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,217|| align=right|4,13|| align=right|3,343||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67722)||2000 UE15|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,162|| align=right|4,62|| align=right|3,462||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67723)||2000 UQ15|| align=right|17,2|| align=right|2,258|| align=right|0,089|| align=right|1,05|| align=right|3,392||MBA||27. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67724)||2000 UP16|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,185|| align=right|5,44|| align=right|3,436||MBA||29. října 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(67725)||2000 UU16|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,157|| align=right|25,37|| align=right|3,505||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67726)||2000 UP17|| align=right|17,4|| align=right|2,317|| align=right|0,094|| align=right|5,35|| align=right|3,527||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67727)||2000 UH23|| align=right|16,0|| align=right|2,648|| align=right|0,086|| align=right|14,16|| align=right|4,308||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67728)||2000 UN23|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,083|| align=right|5,43|| align=right|3,566||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67729)||2000 UQ23|| align=right|17,1|| align=right|2,192|| align=right|0,250|| align=right|3,67|| align=right|3,244||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67730)||2000 UX23|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,135|| align=right|4,96|| align=right|3,534||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67731)||2000 UJ25|| align=right|16,4|| align=right|2,255|| align=right|0,189|| align=right|7,48|| align=right|3,387||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67732)||2000 UA26|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|6,13|| align=right|3,476||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67733)||2000 UC26|| align=right|16,2|| align=right|2,182|| align=right|0,206|| align=right|6,77|| align=right|3,222||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67734)||2000 UE26|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,034|| align=right|6,52|| align=right|3,634||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67735)||2000 UH26|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,227|| align=right|6,31|| align=right|3,525||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67736)||2000 UD28|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,105|| align=right|3,04|| align=right|3,462||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67737)||2000 UN28|| align=right|15,8|| align=right|2,346|| align=right|0,119|| align=right|6,53|| align=right|3,593||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67738)||2000 UB29|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,105|| align=right|1,50|| align=right|3,423||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67739)||2000 UV29|| align=right|16,5|| align=right|2,217|| align=right|0,164|| align=right|6,57|| align=right|3,300||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67740)||2000 UJ30|| align=right|17,0|| align=right|2,290|| align=right|0,177|| align=right|2,23|| align=right|3,464||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67741)||2000 UZ33|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,148|| align=right|6,69|| align=right|3,440||MBA||30. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(67742)||2000 UP34|| align=right|16,2|| align=right|2,224|| align=right|0,165|| align=right|4,07|| align=right|3,316||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67743)||2000 UK35|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,117|| align=right|2,26|| align=right|3,731||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67744)||2000 UE38|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,130|| align=right|5,06|| align=right|3,779||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67745)||2000 UT39|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,113|| align=right|2,59|| align=right|4,072||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67746)||2000 UG40|| align=right|17,4|| align=right|2,239|| align=right|0,146|| align=right|5,83|| align=right|3,350||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67747)||2000 UF43|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,159|| align=right|3,24|| align=right|3,427||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67748)||2000 UJ45|| align=right|16,9|| align=right|2,292|| align=right|0,130|| align=right|5,68|| align=right|3,469||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67749)||2000 UZ46|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,080|| align=right|5,89|| align=right|3,434||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67750)||2000 UN47|| align=right|15,4|| align=right|2,365|| align=right|0,248|| align=right|2,85|| align=right|3,636||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67751)||2000 UF48|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,084|| align=right|10,29|| align=right|4,312||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67752)||2000 UK48|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,097|| align=right|5,68|| align=right|4,658||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67753)||2000 UQ48|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,052|| align=right|5,42|| align=right|3,668||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67754)||2000 UF49|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,098|| align=right|7,87|| align=right|3,525||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67755)||2000 US49|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,196|| align=right|4,44|| align=right|3,528||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67756)||2000 UP50|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,099|| align=right|5,82|| align=right|3,557||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67757)||2000 UA52|| align=right|16,7|| align=right|2,300|| align=right|0,134|| align=right|5,61|| align=right|3,487||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67758)||2000 UF55|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,186|| align=right|7,24|| align=right|3,481||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67759)||2000 UW55|| align=right|16,7|| align=right|2,204|| align=right|0,190|| align=right|5,91|| align=right|3,272||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67760)||2000 UY57|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,154|| align=right|6,81|| align=right|3,473||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67761)||2000 UM60|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,096|| align=right|6,54|| align=right|3,432||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67762)||2000 UA61|| align=right|15,0|| align=right|2,465|| align=right|0,045|| align=right|3,82|| align=right|3,869||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67763)||2000 UU61|| align=right|16,2|| align=right|2,469|| align=right|0,140|| align=right|4,95|| align=right|3,878||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67764)||2000 UH62|| align=right|16,1|| align=right|2,248|| align=right|0,079|| align=right|3,83|| align=right|3,371||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67765)||2000 UM62|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,123|| align=right|4,89|| align=right|3,544||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67766)||2000 UH65|| align=right|15,9|| align=right|2,369|| align=right|0,083|| align=right|4,61|| align=right|3,646||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67767)||2000 UC66|| align=right|16,4|| align=right|2,462|| align=right|0,146|| align=right|6,40|| align=right|3,862||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67768)||2000 UY66|| align=right|16,7|| align=right|2,326|| align=right|0,142|| align=right|3,23|| align=right|3,547||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67769)||2000 UG67|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,099|| align=right|3,43|| align=right|3,623||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67770)||2000 UD72|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,105|| align=right|3,51|| align=right|3,561||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67771)||2000 UJ74|| align=right|15,5|| align=right|2,393|| align=right|0,233|| align=right|10,99|| align=right|3,702||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67772)||2000 UZ77|| align=right|16,2|| align=right|2,299|| align=right|0,139|| align=right|6,04|| align=right|3,484||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67773)||2000 UM79|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,164|| align=right|12,51|| align=right|4,032||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67774)||2000 UO79|| align=right|16,5|| align=right|2,279|| align=right|0,135|| align=right|4,45|| align=right|3,439||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67775)||2000 US80|| align=right|15,6|| align=right|2,449|| align=right|0,080|| align=right|8,86|| align=right|3,833||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67776)||2000 UX80|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,099|| align=right|5,01|| align=right|3,501||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67777)||2000 UH81|| align=right|16,6|| align=right|2,210|| align=right|0,209|| align=right|6,58|| align=right|3,285||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67778)||2000 UT81|| align=right|16,9|| align=right|2,296|| align=right|0,195|| align=right|5,55|| align=right|3,479||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67779)||2000 UU81|| align=right|13,7|| align=right|2,725|| align=right|0,169|| align=right|35,55|| align=right|4,497||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67780)||2000 US84|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,182|| align=right|2,92|| align=right|4,042||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67781)||2000 UC85|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,135|| align=right|1,98|| align=right|3,709||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67782)||2000 UW85|| align=right|16,9|| align=right|2,175|| align=right|0,222|| align=right|2,20|| align=right|3,208||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67783)||2000 UJ89|| align=right|16,7|| align=right|2,241|| align=right|0,234|| align=right|4,73|| align=right|3,354||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67784)||2000 UV89|| align=right|16,8|| align=right|2,307|| align=right|0,153|| align=right|7,42|| align=right|3,504||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67785)||2000 UM91|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,101|| align=right|3,38|| align=right|3,545||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67786)||2000 UX94|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,162|| align=right|6,91|| align=right|3,355||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67787)||2000 UD95|| align=right|15,9|| align=right|2,219|| align=right|0,136|| align=right|5,07|| align=right|3,306||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67788)||2000 UR95|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,071|| align=right|7,02|| align=right|3,528||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67789)||2000 UD97|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,189|| align=right|4,34|| align=right|3,453||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67790)||2000 UG100|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,145|| align=right|4,43|| align=right|3,534||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67791)||2000 UP100|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,143|| align=right|6,01|| align=right|3,511||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67792)||2000 UD102|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,132|| align=right|4,38|| align=right|3,377||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67793)||2000 UE102|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,220|| align=right|4,46|| align=right|3,337||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67794)||2000 UZ103|| align=right|14,3|| align=right|2,356|| align=right|0,065|| align=right|5,86|| align=right|3,616||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67795)||2000 UC104|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,160|| align=right|11,75|| align=right|4,219||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67796)||2000 UP104|| align=right|14,1|| align=right|2,711|| align=right|0,103|| align=right|13,84|| align=right|4,464||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67797)||2000 UT106|| align=right|16,5|| align=right|2,358|| align=right|0,044|| align=right|6,99|| align=right|3,620||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67798)||2000 UD109|| align=right|17,0|| align=right|2,370|| align=right|0,050|| align=right|6,61|| align=right|3,648||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67799)||2000 UT109|| align=right|14,7|| align=right|3,012|| align=right|0,094|| align=right|10,12|| align=right|5,226||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67800)||2000 UZ109|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,186|| align=right|6,05|| align=right|3,710||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67801)||2000 UC110|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,107|| align=right|8,34|| align=right|3,574||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67802)||2000 VB4|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,134|| align=right|5,31|| align=right|3,536||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67803)||2000 VX7|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,175|| align=right|1,94|| align=right|3,729||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67804)||2000 VE11|| align=right|16,3|| align=right|2,976|| align=right|0,111|| align=right|1,05|| align=right|5,133||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67805)||2000 VF15|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,140|| align=right|4,64|| align=right|3,384||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67806)||2000 VZ15|| align=right|15,1|| align=right|2,718|| align=right|0,042|| align=right|7,51|| align=right|4,480||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67807)||2000 VE16|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,092|| align=right|3,33|| align=right|3,784||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67808)||2000 VL16|| align=right|17,0|| align=right|2,269|| align=right|0,191|| align=right|1,95|| align=right|3,418||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67809)||2000 VS18|| align=right|15,5|| align=right|2,565|| align=right|0,108|| align=right|13,05|| align=right|4,106||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67810)||2000 VY22|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,038|| align=right|2,19|| align=right|3,649||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67811)||2000 VL23|| align=right|15,5|| align=right|2,900|| align=right|0,084|| align=right|0,99|| align=right|4,937||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67812)||2000 VF24|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,229|| align=right|4,57|| align=right|3,487||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67813)||2000 VN24|| align=right|16,8|| align=right|2,285|| align=right|0,196|| align=right|1,23|| align=right|3,454||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67814)||2000 VL26|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,149|| align=right|6,10|| align=right|3,474||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67815)||2000 VB27|| align=right|16,7|| align=right|2,219|| align=right|0,178|| align=right|1,60|| align=right|3,304||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67816)||2000 VZ28|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,126|| align=right|5,61|| align=right|3,668||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67817)||2000 VR30|| align=right|13,1|| align=right|3,171|| align=right|0,106|| align=right|6,31|| align=right|5,647||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67818)||2000 VJ32|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,133|| align=right|1,81|| align=right|3,693||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67819)||2000 VP32|| align=right|16,3|| align=right|2,218|| align=right|0,192|| align=right|4,75|| align=right|3,302||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67820)||2000 VS32|| align=right|15,2|| align=right|2,202|| align=right|0,217|| align=right|5,96|| align=right|3,268||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67821)||2000 VT32|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,275|| align=right|4,07|| align=right|3,651||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67822)||2000 VN33|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,117|| align=right|1,22|| align=right|3,695||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67823)||2000 VU33|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,195|| align=right|3,77|| align=right|3,579||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67824)||2000 VB39|| align=right|15,6|| align=right|2,284|| align=right|0,212|| align=right|4,43|| align=right|3,452||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(67825)||2000 VF43|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,178|| align=right|1,95|| align=right|3,360||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67826)||2000 VN44|| align=right|15,9|| align=right|2,473|| align=right|0,097|| align=right|5,10|| align=right|3,889||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67827)||2000 VK46|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,133|| align=right|5,12|| align=right|3,400||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67828)||2000 VX46|| align=right|15,7|| align=right|2,348|| align=right|0,111|| align=right|4,51|| align=right|3,597||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67829)||2000 VP49|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,192|| align=right|1,42|| align=right|3,502||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67830)||2000 VF50|| align=right|16,7|| align=right|2,297|| align=right|0,178|| align=right|4,68|| align=right|3,480||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67831)||2000 VV50|| align=right|15,2|| align=right|2,302|| align=right|0,142|| align=right|11,23|| align=right|3,492||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67832)||2000 VZ50|| align=right|16,1|| align=right|2,269|| align=right|0,181|| align=right|5,11|| align=right|3,417||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67833)||2000 VC53|| align=right|15,2|| align=right|2,241|| align=right|0,175|| align=right|6,80|| align=right|3,354||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67834)||2000 VV53|| align=right|13,5|| align=right|3,149|| align=right|0,102|| align=right|26,21|| align=right|5,587||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67835)||2000 VY53|| align=right|15,3|| align=right|2,466|| align=right|0,166|| align=right|4,88|| align=right|3,872||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67836)||2000 VP55|| align=right|15,8|| align=right|2,261|| align=right|0,164|| align=right|5,76|| align=right|3,399||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67837)||2000 VQ55|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,197|| align=right|4,36|| align=right|3,338||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67838)||2000 VP56|| align=right|15,5|| align=right|2,195|| align=right|0,185|| align=right|5,43|| align=right|3,252||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67839)||2000 VS57|| align=right|15,3|| align=right|2,401|| align=right|0,161|| align=right|6,19|| align=right|3,720||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67840)||2000 VZ60|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,133|| align=right|9,18|| align=right|3,732||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67841)||2000 VR61|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,180|| align=right|32,29|| align=right|4,293||MBA||9. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67842)||2000 VY61|| align=right|15,6|| align=right|2,311|| align=right|0,217|| align=right|25,09|| align=right|3,512||MBA||9. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67843)||2000 WL|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,232|| align=right|10,05|| align=right|3,556||MBA||16. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67844)||2000 WQ4|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,106|| align=right|6,83|| align=right|3,486||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67845)||2000 WM5|| align=right|16,9|| align=right|2,346|| align=right|0,180|| align=right|5,48|| align=right|3,592||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67846)||2000 WU5|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,112|| align=right|5,86|| align=right|3,521||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67847)||2000 WX6|| align=right|16,3|| align=right|2,266|| align=right|0,152|| align=right|6,16|| align=right|3,410||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67848)||2000 WB7|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,173|| align=right|13,23|| align=right|4,087||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67849)||2000 WH7|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,210|| align=right|7,29|| align=right|3,635||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67850)||2000 WS7|| align=right|15,2|| align=right|2,468|| align=right|0,095|| align=right|7,05|| align=right|3,877||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67851)||2000 WN8|| align=right|15,4|| align=right|2,243|| align=right|0,182|| align=right|4,74|| align=right|3,359||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67852)||2000 WT8|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,086|| align=right|3,97|| align=right|3,645||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67853)||2000 WO9|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,175|| align=right|5,49|| align=right|3,641||MBA||22. listopadu 2000||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(67854)||2000 WF12|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,244|| align=right|12,30|| align=right|4,310||MBA||24. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67855)||2000 WO13|| align=right|13,8|| align=right|2,519|| align=right|0,160|| align=right|13,94|| align=right|3,997||MBA||18. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67856)||2000 WL15|| align=right|14,2|| align=right|2,387|| align=right|0,287|| align=right|12,91|| align=right|3,686||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67857)||2000 WQ18|| align=right|15,2|| align=right|2,750|| align=right|0,103|| align=right|10,55|| align=right|4,558||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67858)||2000 WX20|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,097|| align=right|5,52|| align=right|4,106||MBA||25. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67859)||2000 WZ21|| align=right|15,0|| align=right|2,458|| align=right|0,077|| align=right|6,82|| align=right|3,852||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67860)||2000 WP22|| align=right|15,4|| align=right|2,634|| align=right|0,095|| align=right|13,11|| align=right|4,273||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67861)||2000 WT22|| align=right|15,7|| align=right|2,190|| align=right|0,193|| align=right|6,19|| align=right|3,241||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67862)||2000 WU22|| align=right|16,3|| align=right|2,317|| align=right|0,066|| align=right|6,99|| align=right|3,527||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67863)||2000 WZ22|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,049|| align=right|6,96|| align=right|3,733||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67864)||2000 WD23|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,129|| align=right|6,87|| align=right|3,619||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67865)||2000 WG23|| align=right|16,6|| align=right|2,171|| align=right|0,235|| align=right|7,30|| align=right|3,198||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67866)||2000 WK23|| align=right|15,0|| align=right|2,470|| align=right|0,084|| align=right|6,86|| align=right|3,882||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67867)||2000 WL23|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,106|| align=right|7,85|| align=right|3,622||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67868)||2000 WY30|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,141|| align=right|7,14|| align=right|3,440||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67869)||2000 WP31|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,101|| align=right|7,35|| align=right|3,684||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67870)||2000 WG32|| align=right|16,1|| align=right|2,354|| align=right|0,133|| align=right|7,82|| align=right|3,611||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67871)||2000 WV33|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,201|| align=right|5,46|| align=right|3,573||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67872)||2000 WH34|| align=right|15,7|| align=right|2,406|| align=right|0,151|| align=right|6,67|| align=right|3,732||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67873)||2000 WL34|| align=right|15,9|| align=right|2,336|| align=right|0,162|| align=right|5,14|| align=right|3,570||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67874)||2000 WA36|| align=right|16,4|| align=right|2,402|| align=right|0,144|| align=right|7,43|| align=right|3,722||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67875)||2000 WX36|| align=right|14,4|| align=right|2,367|| align=right|0,160|| align=right|7,09|| align=right|3,641||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67876)||2000 WH37|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,099|| align=right|5,94|| align=right|3,557||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67877)||2000 WQ40|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,165|| align=right|6,86|| align=right|3,569||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67878)||2000 WR40|| align=right|15,9|| align=right|2,408|| align=right|0,111|| align=right|7,63|| align=right|3,736||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67879)||2000 WJ43|| align=right|16,2|| align=right|2,312|| align=right|0,110|| align=right|5,34|| align=right|3,515||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67880)||2000 WJ47|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,131|| align=right|6,32|| align=right|3,622||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67881)||2000 WO47|| align=right|16,8|| align=right|2,347|| align=right|0,112|| align=right|6,35|| align=right|3,595||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67882)||2000 WR47|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,094|| align=right|6,01|| align=right|3,651||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67883)||2000 WA50|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,146|| align=right|9,53|| align=right|3,674||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67884)||2000 WR50|| align=right|15,1|| align=right|2,344|| align=right|0,234|| align=right|5,18|| align=right|3,589||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67885)||2000 WB51|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,166|| align=right|5,48|| align=right|3,447||MBA||28. listopadu 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(67886)||2000 WQ58|| align=right|14,8|| align=right|2,473|| align=right|0,073|| align=right|13,25|| align=right|3,888||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67887)||2000 WA59|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|5,308||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67888)||2000 WR59|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,189|| align=right|5,26|| align=right|3,600||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67889)||2000 WT60|| align=right|15,3|| align=right|2,274|| align=right|0,235|| align=right|7,08|| align=right|3,428||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67890)||2000 WK61|| align=right|13,7|| align=right|2,689|| align=right|0,114|| align=right|15,51|| align=right|4,408||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67891)||2000 WR61|| align=right|15,1|| align=right|2,375|| align=right|0,219|| align=right|4,37|| align=right|3,660||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67892)||2000 WS61|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,155|| align=right|1,34|| align=right|3,796||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67893)||2000 WY61|| align=right|15,1|| align=right|2,375|| align=right|0,174|| align=right|1,02|| align=right|3,659||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67894)||2000 WX69|| align=right|14,9|| align=right|2,215|| align=right|0,171|| align=right|6,81|| align=right|3,295||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67895)||2000 WY70|| align=right|14,9|| align=right|2,320|| align=right|0,049|| align=right|5,71|| align=right|3,533||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67896)||2000 WZ73|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,181|| align=right|6,23|| align=right|3,783||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67897)||2000 WK75|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,065|| align=right|8,06|| align=right|3,457||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67898)||2000 WV87|| align=right|13,3|| align=right|3,013|| align=right|0,121|| align=right|15,48|| align=right|5,230||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67899)||2000 WB88|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,145|| align=right|3,10|| align=right|4,232||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67900)||2000 WG90|| align=right|16,2|| align=right|2,282|| align=right|0,199|| align=right|6,63|| align=right|3,447||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67901)||2000 WP90|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,149|| align=right|4,30|| align=right|3,489||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67902)||2000 WY92|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,132|| align=right|6,90|| align=right|3,585||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67903)||2000 WV94|| align=right|14,7|| align=right|2,998|| align=right|0,036|| align=right|8,71|| align=right|5,190||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67904)||2000 WJ96|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,146|| align=right|2,82|| align=right|3,528||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67905)||2000 WN96|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,219|| align=right|4,40|| align=right|3,532||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67906)||2000 WD97|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,148|| align=right|3,15|| align=right|3,825||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67907)||2000 WL97|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,165|| align=right|1,41|| align=right|3,701||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67908)||2000 WF98|| align=right|15,1|| align=right|2,378|| align=right|0,131|| align=right|5,74|| align=right|3,666||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67909)||2000 WJ98|| align=right|14,2|| align=right|2,288|| align=right|0,138|| align=right|6,55|| align=right|3,459||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67910)||2000 WC100|| align=right|15,1|| align=right|2,331|| align=right|0,166|| align=right|2,64|| align=right|3,557||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67911)||2000 WN100|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,244|| align=right|3,20|| align=right|3,553||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67912)||2000 WA101|| align=right|14,2|| align=right|2,566|| align=right|0,191|| align=right|13,88|| align=right|4,109||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67913)||2000 WC103|| align=right|16,4|| align=right|2,261|| align=right|0,173|| align=right|6,74|| align=right|3,399||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67914)||2000 WJ104|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,245|| align=right|5,23|| align=right|3,674||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67915)||2000 WG105|| align=right|16,7|| align=right|2,425|| align=right|0,206|| align=right|0,69|| align=right|3,777||MBA||26. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67916)||2000 WU105|| align=right|15,0|| align=right|3,213|| align=right|0,122|| align=right|4,22|| align=right|5,760||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67917)||2000 WU109|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,153|| align=right|4,37|| align=right|4,008||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67918)||2000 WW109|| align=right|15,3|| align=right|2,377|| align=right|0,213|| align=right|4,54|| align=right|3,665||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67919)||2000 WW111|| align=right|16,3|| align=right|2,192|| align=right|0,200|| align=right|3,45|| align=right|3,245||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67920)||2000 WB113|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,120|| align=right|12,25|| align=right|4,150||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67921)||2000 WG113|| align=right|15,4|| align=right|2,586|| align=right|0,105|| align=right|11,88|| align=right|4,157||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67922)||2000 WN113|| align=right|15,1|| align=right|2,296|| align=right|0,142|| align=right|6,09|| align=right|3,479||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67923)||2000 WR113|| align=right|16,4|| align=right|2,305|| align=right|0,132|| align=right|5,61|| align=right|3,498||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67924)||2000 WJ115|| align=right|16,3|| align=right|2,356|| align=right|0,140|| align=right|5,19|| align=right|3,616||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67925)||2000 WA116|| align=right|15,1|| align=right|2,320|| align=right|0,181|| align=right|4,88|| align=right|3,532||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67926)||2000 WN118|| align=right|14,6|| align=right|2,391|| align=right|0,153|| align=right|6,70|| align=right|3,696||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67927)||2000 WB120|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,163|| align=right|5,07|| align=right|3,564||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67928)||2000 WH122|| align=right|15,3|| align=right|2,486|| align=right|0,120|| align=right|5,71|| align=right|3,919||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67929)||2000 WL122|| align=right|15,8|| align=right|2,451|| align=right|0,111|| align=right|10,47|| align=right|3,836||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67930)||2000 WP122|| align=right|16,0|| align=right|2,387|| align=right|0,303|| align=right|1,71|| align=right|3,686||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67931)||2000 WD123|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,198|| align=right|4,93|| align=right|3,368||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67932)||2000 WX125|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,143|| align=right|15,59|| align=right|5,617||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67933)||2000 WR127|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,197|| align=right|6,74|| align=right|3,757||MBA||17. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67934)||2000 WY133|| align=right|15,0|| align=right|2,635|| align=right|0,126|| align=right|10,97|| align=right|4,276||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67935)||2000 WU134|| align=right|16,2|| align=right|2,370|| align=right|0,074|| align=right|6,26|| align=right|3,647||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67936)||2000 WP135|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,125|| align=right|7,05|| align=right|3,387||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67937)||2000 WT137|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,194|| align=right|3,08|| align=right|3,619||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67938)||2000 WV137|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,183|| align=right|2,39|| align=right|3,715||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67939)||2000 WO142|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,153|| align=right|5,84|| align=right|3,850||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67940)||2000 WT143|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,238|| align=right|3,86|| align=right|3,657||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67941)||2000 WX143|| align=right|15,8|| align=right|2,318|| align=right|0,218|| align=right|3,36|| align=right|3,527||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67942)||2000 WX144|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,194|| align=right|7,55|| align=right|3,497||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67943)||2000 WP151|| align=right|17,0|| align=right|2,142|| align=right|0,279|| align=right|4,83|| align=right|3,135||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67944)||2000 WB152|| align=right|14,7|| align=right|2,344|| align=right|0,181|| align=right|13,04|| align=right|3,589||MBA||30. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67945)||2000 WW152|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,214|| align=right|5,05|| align=right|3,395||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67946)||2000 WH153|| align=right|16,9|| align=right|2,372|| align=right|0,194|| align=right|1,53|| align=right|3,653||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67947)||2000 WR153|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,103|| align=right|12,71|| align=right|4,194||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67948)||2000 WV156|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,087|| align=right|6,49|| align=right|3,820||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67949)||2000 WY159|| align=right|16,9|| align=right|2,256|| align=right|0,177|| align=right|3,29|| align=right|3,389||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67950)||2000 WX160|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,128|| align=right|6,06|| align=right|3,383||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67951)||2000 WB161|| align=right|16,1|| align=right|2,252|| align=right|0,137|| align=right|6,65|| align=right|3,380||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67952)||2000 WH166|| align=right|16,0|| align=right|2,726|| align=right|0,119|| align=right|5,05|| align=right|4,500||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67953)||2000 WN166|| align=right|16,7|| align=right|2,237|| align=right|0,238|| align=right|3,17|| align=right|3,345||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67954)||2000 WW166|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,118|| align=right|5,82|| align=right|3,558||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67955)||2000 WT167|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,119|| align=right|6,65|| align=right|3,677||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67956)||2000 WW167|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,119|| align=right|10,58|| align=right|4,533||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67957)||2000 WX168|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,178|| align=right|1,46|| align=right|3,720||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67958)||2000 WK170|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,150|| align=right|6,67|| align=right|3,396||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67959)||2000 WB171|| align=right|14,0|| align=right|2,691|| align=right|0,152|| align=right|11,79|| align=right|4,413||MBA||24. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67960)||2000 WB173|| align=right|15,9|| align=right|2,419|| align=right|0,169|| align=right|1,00|| align=right|3,762||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67961)||2000 WO173|| align=right|14,5|| align=right|2,751|| align=right|0,080|| align=right|17,79|| align=right|4,562||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67962)||2000 WG175|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,111|| align=right|13,55|| align=right|4,380||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67963)||2000 WX176|| align=right|16,9|| align=right|2,250|| align=right|0,169|| align=right|3,59|| align=right|3,375||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67964)||2000 WJ178|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,131|| align=right|12,77|| align=right|4,050||MBA||28. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67965)||2000 WX181|| align=right|13,7|| align=right|3,066|| align=right|0,133|| align=right|14,42|| align=right|5,368||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67966)||2000 WZ183|| align=right|16,9|| align=right|2,227|| align=right|0,178|| align=right|5,24|| align=right|3,324||MBA||30. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67967)||2000 WB188|| align=right|16,7|| align=right|2,223|| align=right|0,107|| align=right|6,50|| align=right|3,314||MBA||16. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67968)||2000 WN190|| align=right|15,6|| align=right|2,635|| align=right|0,128|| align=right|0,52|| align=right|4,277||MBA||18. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67969)||2000 WO191|| align=right|15,2|| align=right|2,328|| align=right|0,048|| align=right|7,23|| align=right|3,551||MBA||19. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(67970)||2000 WW195|| align=right|16,3|| align=right|2,338|| align=right|0,096|| align=right|6,59|| align=right|3,573||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(67971)||2000 XP1|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,198|| align=right|2,26|| align=right|3,785||MBA||3. prosince 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(67972)||2000 XC4|| align=right|16,2|| align=right|2,209|| align=right|0,210|| align=right|7,73|| align=right|3,283||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67973)||2000 XV5|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,103|| align=right|6,85|| align=right|3,590||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67974)||2000 XP6|| align=right|14,7|| align=right|2,301|| align=right|0,274|| align=right|6,45|| align=right|3,489||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67975)||2000 XW6|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,156|| align=right|5,79|| align=right|3,501||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67976)||2000 XA7|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,212|| align=right|12,66|| align=right|4,098||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67977)||2000 XZ7|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,246|| align=right|9,00|| align=right|3,554||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67978)||2000 XE10|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,232|| align=right|11,28|| align=right|3,764||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67979) Michelory||2000 XS10|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,027|| align=right|12,99|| align=right|5,506||MBA||4. prosince 2000||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(67980)||2000 XU10|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,124|| align=right|6,75|| align=right|3,542||MBA||4. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(67981)||2000 XM12|| align=right|15,4|| align=right|2,342|| align=right|0,201|| align=right|5,98|| align=right|3,583||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67982)||2000 XH16|| align=right|14,7|| align=right|2,429|| align=right|0,166|| align=right|12,18|| align=right|3,785||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67983)||2000 XY16|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,161|| align=right|7,14|| align=right|3,426||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67984)||2000 XC17|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,134|| align=right|6,14|| align=right|3,732||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67985)||2000 XD17|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,165|| align=right|7,96|| align=right|3,665||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67986)||2000 XJ17|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,170|| align=right|5,04|| align=right|3,353||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67987)||2000 XX18|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,291|| align=right|9,20|| align=right|3,623||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67988)||2000 XM19|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,102|| align=right|7,36|| align=right|3,766||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67989)||2000 XV20|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,172|| align=right|16,24|| align=right|4,490||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67990)||2000 XA21|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,221|| align=right|9,78|| align=right|3,404||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67991)||2000 XE21|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,087|| align=right|6,32|| align=right|3,618||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67992)||2000 XU22|| align=right|14,5|| align=right|2,586|| align=right|0,059|| align=right|14,03|| align=right|4,159||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67993)||2000 XD24|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,048|| align=right|8,59|| align=right|3,610||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67994)||2000 XX24|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,130|| align=right|10,64|| align=right|4,384||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67995)||2000 XU25|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,129|| align=right|5,83|| align=right|3,665||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67996)||2000 XX28|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,178|| align=right|7,51|| align=right|3,448||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67997)||2000 XA29|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,194|| align=right|12,57|| align=right|5,521||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67998)||2000 XQ31|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,125|| align=right|7,49|| align=right|3,582||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(67999)||2000 XC32|| align=right|15,7|| align=right|2,725|| align=right|0,080|| align=right|12,51|| align=right|4,497||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(68000)||2000 XM32|| align=right|17,6|| align=right|2,343|| align=right|0,197|| align=right|5,77|| align=right|3,585||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
JUT – Jupiterův troján,
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek